|-
|(70001)||1998 XB7|| align=right|15,0|| align=right|3,151|| align=right|0,058|| align=right|9,94|| align=right|5,593||MBA||8. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70002)||1998 XY9|| align=right|15,1|| align=right|3,122|| align=right|0,199|| align=right|2,39|| align=right|5,516||MBA||7. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(70003)||1998 XV12|| align=right|13,6|| align=right|3,331|| align=right|0,104|| align=right|6,81|| align=right|6,078||MBA||15. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70004)||1998 XF26|| align=right|15,0|| align=right|3,187|| align=right|0,095|| align=right|1,60|| align=right|5,689||MBA||15. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(70005)||1998 XN28|| align=right|12,4|| align=right|3,228|| align=right|0,092|| align=right|10,29|| align=right|5,800||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(70006)||1998 XZ32|| align=right|13,2|| align=right|2,886|| align=right|0,162|| align=right|9,98|| align=right|4,903||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(70007)||1998 XX40|| align=right|13,3|| align=right|3,186|| align=right|0,097|| align=right|12,85|| align=right|5,685||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(70008)||1998 XA53|| align=right|12,5|| align=right|3,162|| align=right|0,089|| align=right|22,81|| align=right|5,622||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(70009)||1998 XM53|| align=right|12,8|| align=right|3,156|| align=right|0,149|| align=right|20,33|| align=right|5,606||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(70010)||1998 XO64|| align=right|14,0|| align=right|3,146|| align=right|0,229|| align=right|8,58|| align=right|5,580||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(70011)||1998 XQ68|| align=right|14,0|| align=right|3,036|| align=right|0,177|| align=right|11,07|| align=right|5,289||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(70012)||1998 XC78|| align=right|14,5|| align=right|3,140|| align=right|0,191|| align=right|12,58|| align=right|5,564||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(70013)||1998 XZ81|| align=right|13,8|| align=right|3,041|| align=right|0,130|| align=right|10,86|| align=right|5,301||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(70014)||1998 YL3|| align=right|14,2|| align=right|3,258|| align=right|0,121|| align=right|1,03|| align=right|5,879||MBA||17. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70015)||1998 YT5|| align=right|14,9|| align=right|3,144|| align=right|0,223|| align=right|2,07|| align=right|5,573||MBA||19. prosince 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(70016)||1998 YJ6|| align=right|13,9|| align=right|3,150|| align=right|0,206|| align=right|25,81|| align=right|5,589||MBA||22. prosince 1998||Catalina||CSS
|-
|(70017)||1998 YL9|| align=right|14,3|| align=right|3,142|| align=right|0,128|| align=right|10,76|| align=right|5,567||MBA||26. prosince 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(70018)||1998 YP9|| align=right|14,3|| align=right|3,158|| align=right|0,125|| align=right|4,78|| align=right|5,611||MBA||25. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(70019)||1998 YE12|| align=right|13,0|| align=right|2,977|| align=right|0,124|| align=right|11,25|| align=right|5,135||MBA||27. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70020)||1998 YR29|| align=right|13,4|| align=right|3,201|| align=right|0,098|| align=right|14,20|| align=right|5,727||MBA||27. prosince 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70021)||1999 AB|| align=right|13,3|| align=right|3,193|| align=right|0,060|| align=right|21,21|| align=right|5,704||MBA||3. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70022)||1999 AF7|| align=right|12,7|| align=right|3,231|| align=right|0,024|| align=right|12,74|| align=right|5,806||MBA||9. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70023)||1999 AT13|| align=right|14,4|| align=right|3,227|| align=right|0,087|| align=right|11,23|| align=right|5,797||MBA||8. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70024)||1999 AB22|| align=right|16,8|| align=right|1,928|| align=right|0,101|| align=right|20,00|| align=right|2,676||MBA||13. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70025)||1999 BH2|| align=right|15,4|| align=right|1,917|| align=right|0,108|| align=right|23,35|| align=right|2,653||MBA||19. ledna 1999||Catalina||CSS
|-
|(70026)||1999 BO3|| align=right|13,1|| align=right|3,105|| align=right|0,229|| align=right|19,25|| align=right|5,469||MBA||20. ledna 1999||Giesing||P. Sala
|-
|(70027)||1999 BQ15|| align=right|12,3|| align=right|3,249|| align=right|0,182|| align=right|24,88|| align=right|5,855||MBA||18. ledna 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(70028)||1999 BM17|| align=right|14,0|| align=right|3,168|| align=right|0,111|| align=right|13,21|| align=right|5,638||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70029)||1999 CB|| align=right|13,3|| align=right|3,192|| align=right|0,155|| align=right|12,25|| align=right|5,702||MBA||4. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70030) Margaretmiller||1999 CZ1|| align=right|15,0|| align=right|1,953|| align=right|0,086|| align=right|17,03|| align=right|2,730||MBA||7. února 1999||Palmer Divide||B. D. Warner
|-
|(70031)||1999 CF6|| align=right|15,6|| align=right|1,919|| align=right|0,090|| align=right|24,71|| align=right|2,659||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70032)||1999 CZ13|| align=right|13,1|| align=right|3,746|| align=right|0,264|| align=right|9,39|| align=right|7,249||HLD||13. února 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70033)||1999 CO20|| align=right|14,0|| align=right|3,196|| align=right|0,170|| align=right|6,19|| align=right|5,714||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70034)||1999 CY35|| align=right|13,4|| align=right|3,049|| align=right|0,145|| align=right|11,98|| align=right|5,323||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70035)||1999 CO47|| align=right|14,2|| align=right|3,165|| align=right|0,213|| align=right|9,02|| align=right|5,630||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70036)||1999 CZ48|| align=right|14,1|| align=right|3,053|| align=right|0,166|| align=right|10,73|| align=right|5,334||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70037)||1999 CX64|| align=right|14,3|| align=right|3,197|| align=right|0,202|| align=right|12,62|| align=right|5,715||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70038)||1999 CF80|| align=right|13,8|| align=right|3,067|| align=right|0,252|| align=right|8,79|| align=right|5,371||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70039)||1999 CL85|| align=right|13,1|| align=right|3,108|| align=right|0,279|| align=right|14,83|| align=right|5,477||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70040)||1999 CY97|| align=right|13,7|| align=right|3,127|| align=right|0,055|| align=right|8,79|| align=right|5,528||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70041)||1999 CY117|| align=right|13,5|| align=right|3,114|| align=right|0,172|| align=right|9,45|| align=right|5,495||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70042)||1999 CZ122|| align=right|13,3|| align=right|3,108|| align=right|0,187|| align=right|14,91|| align=right|5,479||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70043)||1999 CJ127|| align=right|13,7|| align=right|3,086|| align=right|0,169|| align=right|13,33|| align=right|5,421||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70044)||1999 DD2|| align=right|17,2|| align=right|2,153|| align=right|0,202|| align=right|5,85|| align=right|3,159||MBA||18. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70045)||1999 DA5|| align=right|13,1|| align=right|3,120|| align=right|0,295|| align=right|21,23|| align=right|5,511||MBA||17. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70046)||1999 EN3|| align=right|17,5|| align=right|2,131|| align=right|0,173|| align=right|0,92|| align=right|3,110||MBA||10. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70047)||1999 FL10|| align=right|15,4|| align=right|2,733|| align=right|0,258|| align=right|7,63|| align=right|4,517||MBA||16. března 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70048)||1999 FV39|| align=right|13,5|| align=right|3,196|| align=right|0,199|| align=right|9,96|| align=right|5,713||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70049)||1999 GV35|| align=right|15,9|| align=right|2,139|| align=right|0,078|| align=right|3,89|| align=right|3,128||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70050)||1999 GG44|| align=right|13,0|| align=right|3,213|| align=right|0,091|| align=right|11,52|| align=right|5,759||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70051)||1999 GD46|| align=right|15,6|| align=right|2,289|| align=right|0,191|| align=right|10,38|| align=right|3,462||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70052)||1999 GS60|| align=right|16,6|| align=right|2,197|| align=right|0,183|| align=right|1,06|| align=right|3,255||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70053)||1999 HO1|| align=right|15,8|| align=right|2,259|| align=right|0,260|| align=right|22,08|| align=right|3,394||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70054)||1999 HZ10|| align=right|16,3|| align=right|2,282|| align=right|0,233|| align=right|3,44|| align=right|3,447||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70055)||1999 JN6|| align=right|15,0|| align=right|2,345|| align=right|0,300|| align=right|24,00|| align=right|3,591||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70056)||1999 JJ8|| align=right|15,0|| align=right|2,300|| align=right|0,300|| align=right|21,00|| align=right|3,487||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70057)||1999 JJ11|| align=right|17,0|| align=right|2,213|| align=right|0,120|| align=right|2,12|| align=right|3,293||MBA||12. května 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(70058)||1999 JF13|| align=right|15,7|| align=right|2,159|| align=right|0,148|| align=right|3,83|| align=right|3,172||MBA||15. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70059)||1999 JD21|| align=right|16,4|| align=right|2,195|| align=right|0,121|| align=right|2,40|| align=right|3,252||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70060)||1999 JU27|| align=right|15,8|| align=right|2,187|| align=right|0,114|| align=right|6,52|| align=right|3,234||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70061)||1999 JO29|| align=right|16,4|| align=right|2,227|| align=right|0,151|| align=right|5,36|| align=right|3,323||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70062)||1999 JH40|| align=right|15,8|| align=right|2,298|| align=right|0,185|| align=right|3,89|| align=right|3,482||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70063)||1999 JT43|| align=right|15,3|| align=right|2,322|| align=right|0,180|| align=right|6,44|| align=right|3,538||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70064)||1999 JA44|| align=right|16,5|| align=right|2,249|| align=right|0,191|| align=right|4,90|| align=right|3,371||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70065)||1999 JM44|| align=right|16,7|| align=right|2,253|| align=right|0,115|| align=right|3,53|| align=right|3,381||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70066)||1999 JC45|| align=right|15,0|| align=right|2,326|| align=right|0,156|| align=right|7,51|| align=right|3,547||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70067)||1999 JE46|| align=right|15,6|| align=right|2,326|| align=right|0,215|| align=right|4,59|| align=right|3,547||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70068)||1999 JC48|| align=right|16,8|| align=right|2,252|| align=right|0,197|| align=right|6,71|| align=right|3,378||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70069)||1999 JT49|| align=right|15,7|| align=right|2,231|| align=right|0,141|| align=right|6,73|| align=right|3,332||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70070)||1999 JX50|| align=right|16,1|| align=right|2,192|| align=right|0,126|| align=right|4,60|| align=right|3,246||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70071)||1999 JG51|| align=right|16,7|| align=right|2,422|| align=right|0,237|| align=right|3,53|| align=right|3,769||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70072)||1999 JO52|| align=right|15,5|| align=right|2,293|| align=right|0,134|| align=right|7,61|| align=right|3,472||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70073)||1999 JN54|| align=right|15,2|| align=right|2,338|| align=right|0,211|| align=right|4,81|| align=right|3,574||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70074)||1999 JY54|| align=right|14,9|| align=right|2,293|| align=right|0,132|| align=right|6,45|| align=right|3,471||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70075)||1999 JK56|| align=right|16,5|| align=right|2,299|| align=right|0,173|| align=right|3,49|| align=right|3,486||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70076)||1999 JD57|| align=right|16,0|| align=right|2,285|| align=right|0,157|| align=right|5,96|| align=right|3,454||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70077)||1999 JJ59|| align=right|16,2|| align=right|2,307|| align=right|0,154|| align=right|5,15|| align=right|3,503||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70078)||1999 JU59|| align=right|16,0|| align=right|2,238|| align=right|0,189|| align=right|5,83|| align=right|3,347||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70079)||1999 JE61|| align=right|15,3|| align=right|2,253|| align=right|0,129|| align=right|7,47|| align=right|3,380||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70080)||1999 JN61|| align=right|15,3|| align=right|2,249|| align=right|0,163|| align=right|3,91|| align=right|3,373||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70081)||1999 JX61|| align=right|15,4|| align=right|2,224|| align=right|0,195|| align=right|6,42|| align=right|3,317||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70082)||1999 JC63|| align=right|16,2|| align=right|2,229|| align=right|0,162|| align=right|3,24|| align=right|3,327||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70083)||1999 JA64|| align=right|16,5|| align=right|2,197|| align=right|0,200|| align=right|4,95|| align=right|3,256||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70084)||1999 JJ65|| align=right|14,9|| align=right|2,331|| align=right|0,169|| align=right|22,20|| align=right|3,559||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70085)||1999 JD68|| align=right|15,5|| align=right|2,274|| align=right|0,097|| align=right|7,25|| align=right|3,428||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70086)||1999 JV69|| align=right|15,4|| align=right|2,213|| align=right|0,080|| align=right|5,25|| align=right|3,292||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70087)||1999 JO70|| align=right|15,5|| align=right|2,210|| align=right|0,104|| align=right|6,45|| align=right|3,284||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70088)||1999 JF72|| align=right|16,2|| align=right|2,167|| align=right|0,095|| align=right|4,54|| align=right|3,190||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70089)||1999 JV75|| align=right|15,7|| align=right|2,210|| align=right|0,140|| align=right|3,49|| align=right|3,284||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70090)||1999 JN76|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,175|| align=right|7,16|| align=right|3,536||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70091)||1999 JN93|| align=right|15,0|| align=right|2,211|| align=right|0,211|| align=right|8,46|| align=right|3,287||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70092)||1999 JH105|| align=right|16,3|| align=right|2,276|| align=right|0,130|| align=right|6,56|| align=right|3,433||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70093)||1999 JP106|| align=right|16,8|| align=right|2,271|| align=right|0,261|| align=right|2,89|| align=right|3,421||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70094)||1999 JS106|| align=right|15,8|| align=right|2,253|| align=right|0,140|| align=right|4,16|| align=right|3,380||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70095)||1999 JH118|| align=right|15,2|| align=right|2,236|| align=right|0,185|| align=right|7,03|| align=right|3,342||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70096)||1999 JC120|| align=right|15,8|| align=right|2,178|| align=right|0,057|| align=right|5,59|| align=right|3,213||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70097)||1999 JG120|| align=right|16,6|| align=right|2,345|| align=right|0,204|| align=right|1,89|| align=right|3,590||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70098)||1999 JR120|| align=right|15,7|| align=right|2,202|| align=right|0,094|| align=right|5,67|| align=right|3,268||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70099)||1999 JG121|| align=right|16,4|| align=right|2,286|| align=right|0,137|| align=right|5,14|| align=right|3,456||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70100)||1999 JO121|| align=right|16,0|| align=right|2,289|| align=right|0,132|| align=right|5,84|| align=right|3,463||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70101)||1999 JD122|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,125|| align=right|5,19|| align=right|3,452||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70102)||1999 JE123|| align=right|16,9|| align=right|2,174|| align=right|0,124|| align=right|3,88|| align=right|3,205||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70103)||1999 JZ131|| align=right|17,2|| align=right|2,324|| align=right|0,219|| align=right|1,86|| align=right|3,543||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70104)||1999 JG138|| align=right|12,2|| align=right|3,172|| align=right|0,088|| align=right|22,96|| align=right|5,648||MBA||8. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70105)||1999 KE7|| align=right|16,9|| align=right|2,234|| align=right|0,123|| align=right|4,97|| align=right|3,339||MBA||17. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70106)||1999 KH10|| align=right|16,1|| align=right|2,284|| align=right|0,183|| align=right|6,05|| align=right|3,452||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70107)||1999 KS11|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,132|| align=right|4,69|| align=right|3,477||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70108)||1999 KO12|| align=right|15,7|| align=right|2,230|| align=right|0,201|| align=right|5,54|| align=right|3,329||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70109)||1999 KN17|| align=right|15,6|| align=right|2,239|| align=right|0,141|| align=right|7,15|| align=right|3,349||MBA||17. května 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70110)||1999 LK|| align=right|15,9|| align=right|2,374|| align=right|0,297|| align=right|13,16|| align=right|3,658||MBA||6. června 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(70111)||1999 LM7|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,320|| align=right|7,94|| align=right|3,692||MBA||9. června 1999||Catalina||CSS
|-
|(70112)||1999 LP9|| align=right|16,9|| align=right|2,290|| align=right|0,167|| align=right|5,50|| align=right|3,464||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70113)||1999 LY9|| align=right|16,6|| align=right|2,233|| align=right|0,162|| align=right|6,78|| align=right|3,337||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70114)||1999 LA13|| align=right|15,0|| align=right|2,267|| align=right|0,194|| align=right|7,06|| align=right|3,414||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70115)||1999 LP20|| align=right|16,2|| align=right|2,373|| align=right|0,150|| align=right|6,78|| align=right|3,656||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70116)||1999 LQ23|| align=right|15,8|| align=right|2,250|| align=right|0,225|| align=right|3,34|| align=right|3,375||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70117)||1999 LB24|| align=right|15,6|| align=right|2,222|| align=right|0,218|| align=right|4,88|| align=right|3,312||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70118)||1999 LM25|| align=right|15,9|| align=right|2,281|| align=right|0,138|| align=right|3,48|| align=right|3,443||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70119)||1999 LU28|| align=right|17,0|| align=right|2,210|| align=right|0,029|| align=right|2,00|| align=right|3,284||MBA||7. června 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70120)||1999 LL34|| align=right|15,7|| align=right|2,259|| align=right|0,111|| align=right|5,37|| align=right|3,394||MBA||11. června 1999||Catalina||CSS
|-
|(70121)||1999 LY34|| align=right|15,2|| align=right|2,336|| align=right|0,137|| align=right|4,96|| align=right|3,570||MBA||13. června 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70122)||1999 MX|| align=right|16,1|| align=right|2,314|| align=right|0,147|| align=right|4,05|| align=right|3,519||MBA||22. června 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(70123)||1999 ME1|| align=right|16,0|| align=right|2,332|| align=right|0,109|| align=right|6,12|| align=right|3,559||MBA||24. června 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(70124)||1999 NY|| align=right|16,9|| align=right|2,404|| align=right|0,182|| align=right|2,25|| align=right|3,728||MBA||10. července 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(70125)||1999 NZ|| align=right|15,7|| align=right|2,351|| align=right|0,169|| align=right|10,50|| align=right|3,604||MBA||7. července 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70126)||1999 NT2|| align=right|14,2|| align=right|2,315|| align=right|0,197|| align=right|25,22|| align=right|3,523||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70127)||1999 NC4|| align=right|15,8|| align=right|2,344|| align=right|0,234|| align=right|7,07|| align=right|3,588||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70128)||1999 NF4|| align=right|15,8|| align=right|2,553|| align=right|0,222|| align=right|3,41|| align=right|4,079||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70129)||1999 ND6|| align=right|16,8|| align=right|2,358|| align=right|0,223|| align=right|2,91|| align=right|3,621||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70130)||1999 NO6|| align=right|16,6|| align=right|2,355|| align=right|0,179|| align=right|1,72|| align=right|3,613||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70131)||1999 NQ6|| align=right|16,2|| align=right|2,458|| align=right|0,196|| align=right|2,54|| align=right|3,853||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70132)||1999 NV6|| align=right|16,1|| align=right|2,398|| align=right|0,181|| align=right|0,49|| align=right|3,712||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70133)||1999 NC7|| align=right|14,8|| align=right|2,348|| align=right|0,070|| align=right|12,69|| align=right|3,598||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70134)||1999 NQ7|| align=right|15,4|| align=right|2,361|| align=right|0,116|| align=right|6,05|| align=right|3,628||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70135)||1999 NP9|| align=right|15,9|| align=right|2,330|| align=right|0,223|| align=right|2,98|| align=right|3,555||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70136)||1999 NY9|| align=right|15,0|| align=right|2,269|| align=right|0,153|| align=right|10,09|| align=right|3,418||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70137)||1999 NJ10|| align=right|15,4|| align=right|2,297|| align=right|0,099|| align=right|6,17|| align=right|3,481||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70138)||1999 NW10|| align=right|14,7|| align=right|2,288|| align=right|0,050|| align=right|6,54|| align=right|3,459||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70139)||1999 NK11|| align=right|14,6|| align=right|2,329|| align=right|0,144|| align=right|3,46|| align=right|3,555||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70140)||1999 NX15|| align=right|16,0|| align=right|2,315|| align=right|0,165|| align=right|8,39|| align=right|3,521||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70141)||1999 NE18|| align=right|14,8|| align=right|2,395|| align=right|0,167|| align=right|13,79|| align=right|3,706||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70142)||1999 NP18|| align=right|16,4|| align=right|2,341|| align=right|0,234|| align=right|2,47|| align=right|3,580||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70143)||1999 NO19|| align=right|16,0|| align=right|2,377|| align=right|0,215|| align=right|1,87|| align=right|3,665||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70144)||1999 NH20|| align=right|16,7|| align=right|2,383|| align=right|0,187|| align=right|6,79|| align=right|3,677||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70145)||1999 NW20|| align=right|15,0|| align=right|2,307|| align=right|0,074|| align=right|6,52|| align=right|3,503||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70146)||1999 NX23|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,149|| align=right|10,63|| align=right|3,549||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70147)||1999 NP25|| align=right|16,2|| align=right|2,397|| align=right|0,218|| align=right|2,82|| align=right|3,712||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70148)||1999 NT26|| align=right|16,4|| align=right|2,345|| align=right|0,218|| align=right|2,78|| align=right|3,591||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70149)||1999 NL30|| align=right|14,8|| align=right|3,060|| align=right|0,230|| align=right|1,44|| align=right|5,351||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70150)||1999 NS31|| align=right|16,4|| align=right|2,286|| align=right|0,162|| align=right|7,32|| align=right|3,455||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70151)||1999 NL32|| align=right|15,4|| align=right|2,346|| align=right|0,197|| align=right|3,37|| align=right|3,592||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70152)||1999 NX33|| align=right|15,6|| align=right|2,294|| align=right|0,086|| align=right|7,54|| align=right|3,473||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70153)||1999 NO34|| align=right|15,6|| align=right|2,333|| align=right|0,220|| align=right|7,41|| align=right|3,562||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70154)||1999 NX34|| align=right|16,2|| align=right|2,349|| align=right|0,187|| align=right|1,44|| align=right|3,600||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70155)||1999 NF35|| align=right|14,6|| align=right|2,339|| align=right|0,157|| align=right|13,81|| align=right|3,577||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70156)||1999 NR37|| align=right|15,6|| align=right|2,204|| align=right|0,137|| align=right|5,65|| align=right|3,271||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70157)||1999 NV37|| align=right|15,2|| align=right|2,311|| align=right|0,132|| align=right|8,12|| align=right|3,511||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70158)||1999 NZ37|| align=right|15,1|| align=right|2,337|| align=right|0,253|| align=right|9,89|| align=right|3,573||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70159)||1999 NY39|| align=right|14,9|| align=right|2,456|| align=right|0,164|| align=right|7,30|| align=right|3,848||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70160)||1999 NJ45|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,145|| align=right|5,58|| align=right|3,819||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70161)||1999 NU45|| align=right|16,4|| align=right|2,308|| align=right|0,203|| align=right|4,96|| align=right|3,505||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70162)||1999 NV46|| align=right|15,0|| align=right|2,200|| align=right|0,162|| align=right|3,90|| align=right|3,263||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70163)||1999 NW46|| align=right|15,8|| align=right|2,239|| align=right|0,069|| align=right|7,46|| align=right|3,350||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70164)||1999 NO47|| align=right|16,2|| align=right|2,342|| align=right|0,173|| align=right|6,60|| align=right|3,584||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70165)||1999 NT49|| align=right|14,9|| align=right|2,322|| align=right|0,111|| align=right|4,32|| align=right|3,538||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70166)||1999 NQ50|| align=right|15,2|| align=right|2,218|| align=right|0,214|| align=right|4,88|| align=right|3,302||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70167)||1999 NN53|| align=right|15,4|| align=right|2,572|| align=right|0,287|| align=right|10,82|| align=right|4,124||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70168)||1999 NG61|| align=right|15,5|| align=right|2,257|| align=right|0,183|| align=right|7,20|| align=right|3,390||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70169)||1999 NX64|| align=right|16,3|| align=right|2,376|| align=right|0,186|| align=right|2,22|| align=right|3,663||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70170)||1999 OD1|| align=right|16,3|| align=right|2,440|| align=right|0,226|| align=right|3,41|| align=right|3,811||MBA||18. července 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(70171)||1999 OL2|| align=right|14,1|| align=right|2,371|| align=right|0,284|| align=right|23,54|| align=right|3,650||MBA||22. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70172)||1999 OQ4|| align=right|16,0|| align=right|2,223|| align=right|0,194|| align=right|1,51|| align=right|3,313||MBA||16. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70173)||1999 OB5|| align=right|16,1|| align=right|2,453|| align=right|0,198|| align=right|2,98|| align=right|3,840||MBA||16. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70174)||1999 PJ3|| align=right|15,8|| align=right|2,364|| align=right|0,188|| align=right|2,62|| align=right|3,634||MBA||11. srpna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(70175)||1999 PU4|| align=right|15,7|| align=right|2,291|| align=right|0,146|| align=right|5,10|| align=right|3,466||MBA||15. srpna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(70176)||1999 PO6|| align=right|16,4|| align=right|2,386|| align=right|0,187|| align=right|2,34|| align=right|3,686||MBA||7. srpna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70177)||1999 PC8|| align=right|16,3|| align=right|2,463|| align=right|0,187|| align=right|1,59|| align=right|3,866||MBA||7. srpna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70178)||1999 QC|| align=right|15,4|| align=right|2,346|| align=right|0,241|| align=right|10,01|| align=right|3,592||MBA||17. srpna 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(70179)||1999 QQ1|| align=right|16,0|| align=right|2,579|| align=right|0,314|| align=right|5,23|| align=right|4,142||MBA||21. srpna 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(70180)||1999 QM2|| align=right|15,3|| align=right|2,440|| align=right|0,160|| align=right|4,48|| align=right|3,812||MBA||31. srpna 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(70181)||1999 RA1|| align=right|15,2|| align=right|2,343|| align=right|0,073|| align=right|5,86|| align=right|3,586||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(70182)||1999 RS1|| align=right|15,4|| align=right|2,257|| align=right|0,124|| align=right|3,88|| align=right|3,391||MBA||5. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70183)||1999 RA3|| align=right|15,4|| align=right|2,419|| align=right|0,158|| align=right|2,41|| align=right|3,762||MBA||6. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70184)||1999 RU3|| align=right|14,3|| align=right|2,196|| align=right|0,091|| align=right|7,01|| align=right|3,253||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(70185)||1999 RJ9|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,176|| align=right|3,20|| align=right|3,539||MBA||4. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70186)||1999 RE10|| align=right|15,0|| align=right|2,275|| align=right|0,071|| align=right|6,56|| align=right|3,430||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70187)||1999 RY10|| align=right|14,5|| align=right|2,308|| align=right|0,180|| align=right|6,43|| align=right|3,506||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70188)||1999 RE11|| align=right|16,0|| align=right|2,403|| align=right|0,195|| align=right|2,41|| align=right|3,724||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70189)||1999 RR11|| align=right|15,6|| align=right|2,386|| align=right|0,243|| align=right|8,72|| align=right|3,685||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70190)||1999 RW11|| align=right|16,8|| align=right|2,408|| align=right|0,128|| align=right|2,29|| align=right|3,736||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70191)||1999 RY11|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,211|| align=right|1,77|| align=right|3,680||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70192)||1999 RE12|| align=right|16,4|| align=right|2,411|| align=right|0,215|| align=right|1,63|| align=right|3,742||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70193)||1999 RY13|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,194|| align=right|2,90|| align=right|3,679||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70194)||1999 RW14|| align=right|16,1|| align=right|2,428|| align=right|0,159|| align=right|2,51|| align=right|3,783||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70195)||1999 RU15|| align=right|15,9|| align=right|2,356|| align=right|0,213|| align=right|2,27|| align=right|3,617||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70196)||1999 RB16|| align=right|16,5|| align=right|2,423|| align=right|0,149|| align=right|5,34|| align=right|3,771||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70197)||1999 RS18|| align=right|15,9|| align=right|2,431|| align=right|0,214|| align=right|15,80|| align=right|3,790||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70198)||1999 RV21|| align=right|16,6|| align=right|2,581|| align=right|0,311|| align=right|5,95|| align=right|4,145||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70199)||1999 RL22|| align=right|15,1|| align=right|2,283|| align=right|0,086|| align=right|8,07|| align=right|3,449||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70200)||1999 RO22|| align=right|15,6|| align=right|2,564|| align=right|0,068|| align=right|4,50|| align=right|4,106||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70201)||1999 RR23|| align=right|15,1|| align=right|2,333|| align=right|0,166|| align=right|7,15|| align=right|3,563||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70202)||1999 RR24|| align=right|14,6|| align=right|2,444|| align=right|0,081|| align=right|6,50|| align=right|3,819||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70203)||1999 RE25|| align=right|15,0|| align=right|2,411|| align=right|0,124|| align=right|1,82|| align=right|3,743||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70204)||1999 RD26|| align=right|15,6|| align=right|2,432|| align=right|0,158|| align=right|3,25|| align=right|3,792||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70205)||1999 RE26|| align=right|13,6|| align=right|2,571|| align=right|0,217|| align=right|32,59|| align=right|4,121||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70206)||1999 RT31|| align=right|16,2|| align=right|2,444|| align=right|0,186|| align=right|0,32|| align=right|3,820||MBA||5. září 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(70207)||1999 RP33|| align=right|15,2|| align=right|2,391|| align=right|0,097|| align=right|7,06|| align=right|3,697||MBA||4. září 1999||OCA-Anza||M. White; M. Collins
|-
|(70208)||1999 RX33|| align=right|15,7|| align=right|2,349|| align=right|0,254|| align=right|22,98|| align=right|3,598||MBA||10. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70209)||1999 RL34|| align=right|13,8|| align=right|2,630|| align=right|0,174|| align=right|11,88|| align=right|4,263||MBA||10. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70210)||1999 RA37|| align=right|16,4|| align=right|2,431|| align=right|0,183|| align=right|1,82|| align=right|3,789||MBA||11. září 1999||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(70211)||1999 RZ37|| align=right|15,7|| align=right|2,560|| align=right|0,215|| align=right|5,45|| align=right|4,094||MBA||12. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70212)||1999 RA38|| align=right|14,9|| align=right|2,407|| align=right|0,145|| align=right|3,11|| align=right|3,734||MBA||12. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70213)||1999 RB40|| align=right|15,4|| align=right|2,552|| align=right|0,215|| align=right|14,48|| align=right|4,076||MBA||12. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(70214)||1999 RU40|| align=right|14,9|| align=right|2,658|| align=right|0,187|| align=right|17,17|| align=right|4,332||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70215)||1999 RV40|| align=right|14,5|| align=right|2,376|| align=right|0,203|| align=right|23,80|| align=right|3,661||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70216)||1999 RH42|| align=right|14,0|| align=right|3,006|| align=right|0,070|| align=right|9,61|| align=right|5,212||MBA||14. září 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(70217)||1999 RM42|| align=right|14,5|| align=right|2,566|| align=right|0,142|| align=right|14,55|| align=right|4,110||MBA||14. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70218)||1999 RY42|| align=right|15,5|| align=right|2,573|| align=right|0,184|| align=right|13,44|| align=right|4,126||MBA||13. září 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(70219)||1999 RB44|| align=right|14,1|| align=right|2,537|| align=right|0,171|| align=right|11,24|| align=right|4,039||MBA||15. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70220)||1999 RF44|| align=right|15,8|| align=right|2,629|| align=right|0,134|| align=right|15,49|| align=right|4,261||MBA||13. září 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(70221)||1999 RZ44|| align=right|15,9|| align=right|2,417|| align=right|0,234|| align=right|1,46|| align=right|3,757||MBA||11. září 1999||St. Michel sur Meu||L. Bernasconi
|-
|(70222)||1999 RN46|| align=right|14,6|| align=right|2,540|| align=right|0,182|| align=right|15,67|| align=right|4,048||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70223)||1999 RV47|| align=right|16,8|| align=right|2,335|| align=right|0,217|| align=right|7,69|| align=right|3,568||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70224)||1999 RZ49|| align=right|16,1|| align=right|2,398|| align=right|0,241|| align=right|2,33|| align=right|3,713||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70225)||1999 RG50|| align=right|16,1|| align=right|2,407|| align=right|0,207|| align=right|2,33|| align=right|3,735||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70226)||1999 RN50|| align=right|15,5|| align=right|2,380|| align=right|0,247|| align=right|10,01|| align=right|3,672||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70227)||1999 RV50|| align=right|16,1|| align=right|2,379|| align=right|0,224|| align=right|5,72|| align=right|3,668||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70228)||1999 RY51|| align=right|15,8|| align=right|2,396|| align=right|0,179|| align=right|1,39|| align=right|3,707||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70229)||1999 RO54|| align=right|15,7|| align=right|2,579|| align=right|0,197|| align=right|4,31|| align=right|4,141||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70230)||1999 RH56|| align=right|15,6|| align=right|2,356|| align=right|0,209|| align=right|3,12|| align=right|3,616||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70231)||1999 RP58|| align=right|16,4|| align=right|2,404|| align=right|0,122|| align=right|5,74|| align=right|3,726||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70232)||1999 RA60|| align=right|15,5|| align=right|2,579|| align=right|0,167|| align=right|3,54|| align=right|4,140||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70233)||1999 RG61|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,044|| align=right|8,47|| align=right|3,583||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70234)||1999 RV61|| align=right|15,9|| align=right|2,280|| align=right|0,121|| align=right|4,78|| align=right|3,442||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70235)||1999 RL62|| align=right|16,1|| align=right|2,450|| align=right|0,194|| align=right|3,14|| align=right|3,834||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70236)||1999 RL67|| align=right|15,6|| align=right|2,435|| align=right|0,139|| align=right|1,79|| align=right|3,798||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70237)||1999 RO68|| align=right|16,7|| align=right|2,370|| align=right|0,193|| align=right|2,81|| align=right|3,648||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70238)||1999 RS69|| align=right|15,4|| align=right|2,336|| align=right|0,109|| align=right|2,98|| align=right|3,569||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70239)||1999 RA71|| align=right|16,0|| align=right|2,533|| align=right|0,177|| align=right|0,75|| align=right|4,032||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70240)||1999 RP71|| align=right|16,6|| align=right|2,429|| align=right|0,175|| align=right|2,30|| align=right|3,784||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70241)||1999 RE73|| align=right|15,4|| align=right|2,324|| align=right|0,168|| align=right|3,87|| align=right|3,542||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70242)||1999 RN74|| align=right|15,9|| align=right|2,481|| align=right|0,122|| align=right|5,56|| align=right|3,907||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70243)||1999 RH75|| align=right|16,4|| align=right|2,400|| align=right|0,151|| align=right|0,80|| align=right|3,717||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70244)||1999 RL75|| align=right|16,2|| align=right|2,377|| align=right|0,159|| align=right|4,05|| align=right|3,664||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70245)||1999 RW81|| align=right|15,3|| align=right|2,396|| align=right|0,121|| align=right|5,71|| align=right|3,707||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70246)||1999 RQ82|| align=right|14,3|| align=right|2,389|| align=right|0,175|| align=right|12,38|| align=right|3,693||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70247)||1999 RR82|| align=right|16,0|| align=right|2,566|| align=right|0,260|| align=right|6,32|| align=right|4,110||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70248)||1999 RS82|| align=right|15,9|| align=right|2,308|| align=right|0,060|| align=right|6,27|| align=right|3,506||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70249)||1999 RJ83|| align=right|16,0|| align=right|2,377|| align=right|0,223|| align=right|2,68|| align=right|3,664||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70250)||1999 RF84|| align=right|15,9|| align=right|2,524|| align=right|0,100|| align=right|1,87|| align=right|4,010||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70251)||1999 RK84|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,067|| align=right|5,98|| align=right|3,784||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70252)||1999 RZ85|| align=right|15,4|| align=right|2,474|| align=right|0,149|| align=right|6,33|| align=right|3,890||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70253)||1999 RE86|| align=right|14,3|| align=right|2,408|| align=right|0,105|| align=right|6,88|| align=right|3,735||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70254)||1999 RC88|| align=right|15,6|| align=right|2,601|| align=right|0,186|| align=right|7,99|| align=right|4,195||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70255)||1999 RN88|| align=right|15,5|| align=right|2,548|| align=right|0,230|| align=right|2,97|| align=right|4,067||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70256)||1999 RX88|| align=right|15,3|| align=right|2,379|| align=right|0,175|| align=right|1,50|| align=right|3,668||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70257)||1999 RG89|| align=right|15,7|| align=right|2,432|| align=right|0,157|| align=right|6,19|| align=right|3,792||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70258)||1999 RL89|| align=right|15,0|| align=right|2,441|| align=right|0,118|| align=right|2,55|| align=right|3,812||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70259)||1999 RA90|| align=right|17,0|| align=right|2,446|| align=right|0,182|| align=right|4,87|| align=right|3,824||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70260)||1999 RO91|| align=right|15,3|| align=right|2,467|| align=right|0,222|| align=right|1,65|| align=right|3,873||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70261)||1999 RU91|| align=right|16,4|| align=right|2,420|| align=right|0,222|| align=right|1,99|| align=right|3,763||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70262)||1999 RP92|| align=right|15,1|| align=right|2,336|| align=right|0,155|| align=right|5,88|| align=right|3,569||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70263)||1999 RM93|| align=right|16,3|| align=right|2,598|| align=right|0,139|| align=right|9,38|| align=right|4,188||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70264)||1999 RP93|| align=right|16,1|| align=right|2,445|| align=right|0,165|| align=right|3,40|| align=right|3,822||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70265)||1999 RX94|| align=right|14,9|| align=right|2,330|| align=right|0,178|| align=right|4,74|| align=right|3,557||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70266)||1999 RU95|| align=right|14,5|| align=right|2,325|| align=right|0,081|| align=right|12,70|| align=right|3,543||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70267)||1999 RT96|| align=right|15,1|| align=right|2,350|| align=right|0,057|| align=right|6,81|| align=right|3,602||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70268)||1999 RK97|| align=right|15,9|| align=right|2,383|| align=right|0,173|| align=right|1,53|| align=right|3,677||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70269)||1999 RR97|| align=right|16,1|| align=right|2,384|| align=right|0,087|| align=right|0,59|| align=right|3,680||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70270)||1999 RZ102|| align=right|15,2|| align=right|2,357|| align=right|0,232|| align=right|7,28|| align=right|3,619||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70271)||1999 RO105|| align=right|14,8|| align=right|2,393|| align=right|0,089|| align=right|5,44|| align=right|3,701||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70272)||1999 RG107|| align=right|15,8|| align=right|2,468|| align=right|0,161|| align=right|1,80|| align=right|3,877||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70273)||1999 RF109|| align=right|15,0|| align=right|2,536|| align=right|0,090|| align=right|9,03|| align=right|4,038||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70274)||1999 RG109|| align=right|16,2|| align=right|2,392|| align=right|0,123|| align=right|9,38|| align=right|3,698||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70275)||1999 RJ109|| align=right|15,5|| align=right|2,363|| align=right|0,196|| align=right|9,06|| align=right|3,632||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70276)||1999 RT109|| align=right|16,2|| align=right|2,619|| align=right|0,201|| align=right|11,98|| align=right|4,238||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70277)||1999 RV109|| align=right|15,3|| align=right|2,417|| align=right|0,103|| align=right|5,95|| align=right|3,756||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70278)||1999 RK110|| align=right|14,4|| align=right|2,552|| align=right|0,050|| align=right|12,18|| align=right|4,077||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70279)||1999 RY110|| align=right|14,6|| align=right|2,666|| align=right|0,165|| align=right|9,25|| align=right|4,353||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70280)||1999 RA111|| align=right|14,7|| align=right|2,624|| align=right|0,081|| align=right|29,27|| align=right|4,249||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70281)||1999 RB111|| align=right|14,8|| align=right|2,404|| align=right|0,151|| align=right|8,28|| align=right|3,726||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70282)||1999 RW111|| align=right|14,9|| align=right|2,328|| align=right|0,209|| align=right|8,85|| align=right|3,550||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70283)||1999 RK113|| align=right|16,2|| align=right|2,392|| align=right|0,227|| align=right|12,98|| align=right|3,700||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70284)||1999 RQ114|| align=right|15,4|| align=right|2,382|| align=right|0,148|| align=right|0,81|| align=right|3,676||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70285)||1999 RZ116|| align=right|16,1|| align=right|2,352|| align=right|0,184|| align=right|8,54|| align=right|3,606||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70286)||1999 RA118|| align=right|15,6|| align=right|2,282|| align=right|0,149|| align=right|6,26|| align=right|3,447||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70287)||1999 RH118|| align=right|16,4|| align=right|2,435|| align=right|0,195|| align=right|3,00|| align=right|3,800||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70288)||1999 RS118|| align=right|15,8|| align=right|2,378|| align=right|0,136|| align=right|5,76|| align=right|3,666||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70289)||1999 RW118|| align=right|15,7|| align=right|2,334|| align=right|0,162|| align=right|6,60|| align=right|3,566||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70290)||1999 RZ118|| align=right|15,9|| align=right|2,377|| align=right|0,137|| align=right|12,23|| align=right|3,663||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70291)||1999 RY120|| align=right|15,5|| align=right|2,335|| align=right|0,262|| align=right|5,40|| align=right|3,568||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70292)||1999 RC123|| align=right|15,2|| align=right|2,362|| align=right|0,050|| align=right|6,04|| align=right|3,629||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70293)||1999 RK124|| align=right|15,4|| align=right|2,421|| align=right|0,226|| align=right|8,60|| align=right|3,766||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70294)||1999 RT125|| align=right|15,2|| align=right|2,393|| align=right|0,081|| align=right|5,88|| align=right|3,701||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70295)||1999 RM127|| align=right|15,9|| align=right|2,429|| align=right|0,152|| align=right|6,74|| align=right|3,784||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70296)||1999 RZ127|| align=right|15,0|| align=right|2,323|| align=right|0,091|| align=right|3,61|| align=right|3,541||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70297)||1999 RG129|| align=right|15,9|| align=right|2,357|| align=right|0,221|| align=right|2,23|| align=right|3,619||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70298)||1999 RJ129|| align=right|16,7|| align=right|2,431|| align=right|0,226|| align=right|2,90|| align=right|3,790||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70299)||1999 RM129|| align=right|15,4|| align=right|2,344|| align=right|0,220|| align=right|5,00|| align=right|3,589||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70300)||1999 RX130|| align=right|15,8|| align=right|2,351|| align=right|0,178|| align=right|5,72|| align=right|3,605||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70301)||1999 RZ130|| align=right|15,2|| align=right|2,360|| align=right|0,100|| align=right|6,16|| align=right|3,626||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70302)||1999 RD131|| align=right|15,5|| align=right|2,387|| align=right|0,130|| align=right|5,65|| align=right|3,687||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70303)||1999 RX131|| align=right|15,5|| align=right|2,407|| align=right|0,148|| align=right|5,03|| align=right|3,734||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70304)||1999 RE133|| align=right|16,1|| align=right|2,334|| align=right|0,238|| align=right|5,80|| align=right|3,564||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70305)||1999 RQ133|| align=right|15,8|| align=right|2,432|| align=right|0,159|| align=right|5,92|| align=right|3,791||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70306)||1999 RL134|| align=right|15,1|| align=right|2,320|| align=right|0,069|| align=right|7,33|| align=right|3,533||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70307)||1999 RV134|| align=right|15,6|| align=right|2,429|| align=right|0,182|| align=right|2,54|| align=right|3,785||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70308)||1999 RO135|| align=right|14,9|| align=right|2,563|| align=right|0,190|| align=right|13,37|| align=right|4,101||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70309)||1999 RL136|| align=right|15,1|| align=right|2,374|| align=right|0,158|| align=right|7,17|| align=right|3,657||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70310)||1999 RW136|| align=right|15,6|| align=right|2,389|| align=right|0,140|| align=right|6,36|| align=right|3,692||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70311)||1999 RG137|| align=right|14,5|| align=right|2,310|| align=right|0,169|| align=right|6,52|| align=right|3,510||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70312)||1999 RM137|| align=right|15,8|| align=right|2,392|| align=right|0,229|| align=right|4,58|| align=right|3,698||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70313)||1999 RK138|| align=right|16,1|| align=right|2,388|| align=right|0,176|| align=right|2,70|| align=right|3,691||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70314)||1999 RN138|| align=right|14,8|| align=right|2,468|| align=right|0,217|| align=right|12,82|| align=right|3,877||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70315)||1999 RE139|| align=right|15,7|| align=right|2,349|| align=right|0,186|| align=right|1,70|| align=right|3,601||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70316)||1999 RQ139|| align=right|17,0|| align=right|2,424|| align=right|0,230|| align=right|0,31|| align=right|3,773||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70317)||1999 RP143|| align=right|16,4|| align=right|2,382|| align=right|0,197|| align=right|5,47|| align=right|3,675||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70318)||1999 RE145|| align=right|15,8|| align=right|2,370|| align=right|0,086|| align=right|5,78|| align=right|3,648||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70319)||1999 RP146|| align=right|15,6|| align=right|2,299|| align=right|0,095|| align=right|4,22|| align=right|3,485||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70320)||1999 RY147|| align=right|14,4|| align=right|2,318|| align=right|0,192|| align=right|8,92|| align=right|3,528||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70321)||1999 RC149|| align=right|15,6|| align=right|2,363|| align=right|0,132|| align=right|5,55|| align=right|3,632||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70322)||1999 RU150|| align=right|16,5|| align=right|2,404|| align=right|0,189|| align=right|2,36|| align=right|3,727||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70323)||1999 RW152|| align=right|15,7|| align=right|2,316|| align=right|0,117|| align=right|6,65|| align=right|3,523||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70324)||1999 RK153|| align=right|16,2|| align=right|2,353|| align=right|0,089|| align=right|6,02|| align=right|3,610||MBA||14. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70325)||1999 RT156|| align=right|16,3|| align=right|2,469|| align=right|0,186|| align=right|2,47|| align=right|3,878||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70326)||1999 RS158|| align=right|16,2|| align=right|2,425|| align=right|0,134|| align=right|2,00|| align=right|3,775||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70327)||1999 RQ160|| align=right|15,2|| align=right|2,468|| align=right|0,163|| align=right|3,17|| align=right|3,877||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70328)||1999 RH161|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,209|| align=right|3,07|| align=right|3,541||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70329)||1999 RY163|| align=right|15,9|| align=right|2,347|| align=right|0,209|| align=right|1,37|| align=right|3,596||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70330)||1999 RS165|| align=right|15,4|| align=right|2,350|| align=right|0,185|| align=right|1,84|| align=right|3,602||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70331)||1999 RW165|| align=right|16,9|| align=right|2,544|| align=right|0,107|| align=right|3,31|| align=right|4,056||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70332)||1999 RF166|| align=right|15,6|| align=right|2,398|| align=right|0,089|| align=right|8,54|| align=right|3,713||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70333)||1999 RA168|| align=right|14,3|| align=right|2,285|| align=right|0,167|| align=right|4,97|| align=right|3,454||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70334)||1999 RT168|| align=right|15,8|| align=right|2,444|| align=right|0,132|| align=right|2,39|| align=right|3,819||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70335)||1999 RC169|| align=right|15,4|| align=right|2,436|| align=right|0,189|| align=right|2,83|| align=right|3,802||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70336)||1999 RO169|| align=right|15,4|| align=right|2,403|| align=right|0,045|| align=right|6,37|| align=right|3,724||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70337)||1999 RE170|| align=right|15,5|| align=right|2,447|| align=right|0,173|| align=right|2,75|| align=right|3,827||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70338)||1999 RL170|| align=right|15,1|| align=right|2,546|| align=right|0,138|| align=right|10,73|| align=right|4,062||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70339)||1999 RQ170|| align=right|15,0|| align=right|2,347|| align=right|0,167|| align=right|5,45|| align=right|3,596||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70340)||1999 RF173|| align=right|16,5|| align=right|2,367|| align=right|0,140|| align=right|5,86|| align=right|3,641||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70341)||1999 RJ174|| align=right|15,1|| align=right|2,608|| align=right|0,083|| align=right|13,19|| align=right|4,210||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70342)||1999 RA175|| align=right|15,8|| align=right|2,396|| align=right|0,208|| align=right|2,73|| align=right|3,707||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70343)||1999 RH176|| align=right|16,1|| align=right|2,428|| align=right|0,185|| align=right|4,76|| align=right|3,783||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70344)||1999 RR176|| align=right|16,1|| align=right|2,548|| align=right|0,131|| align=right|4,26|| align=right|4,066||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70345)||1999 RF177|| align=right|15,4|| align=right|2,398|| align=right|0,182|| align=right|4,69|| align=right|3,713||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70346)||1999 RO177|| align=right|15,7|| align=right|2,398|| align=right|0,165|| align=right|4,59|| align=right|3,712||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70347)||1999 RA178|| align=right|15,1|| align=right|2,536|| align=right|0,205|| align=right|11,29|| align=right|4,039||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70348)||1999 RE179|| align=right|14,7|| align=right|2,606|| align=right|0,112|| align=right|4,66|| align=right|4,206||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70349)||1999 RV180|| align=right|15,4|| align=right|2,333|| align=right|0,202|| align=right|3,43|| align=right|3,562||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70350)||1999 RE181|| align=right|14,6|| align=right|2,439|| align=right|0,205|| align=right|8,80|| align=right|3,808||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70351)||1999 RM182|| align=right|16,1|| align=right|2,373|| align=right|0,190|| align=right|1,73|| align=right|3,654||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70352)||1999 RV182|| align=right|15,8|| align=right|2,399|| align=right|0,130|| align=right|1,98|| align=right|3,716||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70353)||1999 RB183|| align=right|16,4|| align=right|2,387|| align=right|0,188|| align=right|4,56|| align=right|3,687||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70354)||1999 RM183|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,133|| align=right|6,55|| align=right|3,709||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70355)||1999 RC185|| align=right|15,6|| align=right|2,396|| align=right|0,165|| align=right|7,38|| align=right|3,708||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70356)||1999 RP185|| align=right|17,0|| align=right|2,379|| align=right|0,161|| align=right|1,45|| align=right|3,668||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70357)||1999 RM186|| align=right|16,5|| align=right|2,518|| align=right|0,061|| align=right|3,96|| align=right|3,995||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70358)||1999 RN186|| align=right|16,6|| align=right|2,372|| align=right|0,092|| align=right|3,80|| align=right|3,652||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70359)||1999 RD187|| align=right|16,2|| align=right|2,554|| align=right|0,150|| align=right|1,77|| align=right|4,081||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70360)||1999 RV188|| align=right|15,4|| align=right|2,535|| align=right|0,144|| align=right|14,25|| align=right|4,035||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70361)||1999 RK189|| align=right|15,1|| align=right|2,357|| align=right|0,181|| align=right|4,25|| align=right|3,617||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70362)||1999 RF191|| align=right|15,0|| align=right|2,571|| align=right|0,257|| align=right|5,83|| align=right|4,121||MBA||11. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70363)||1999 RJ193|| align=right|15,6|| align=right|2,411|| align=right|0,042|| align=right|8,39|| align=right|3,744||MBA||13. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70364)||1999 RN194|| align=right|15,3|| align=right|2,350|| align=right|0,199|| align=right|3,46|| align=right|3,602||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70365)||1999 RF198|| align=right|15,8|| align=right|2,345|| align=right|0,194|| align=right|7,05|| align=right|3,591||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70366)||1999 RQ198|| align=right|15,2|| align=right|2,351|| align=right|0,123|| align=right|4,82|| align=right|3,603||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70367)||1999 RH199|| align=right|14,4|| align=right|2,442|| align=right|0,171|| align=right|13,59|| align=right|3,815||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70368)||1999 RN202|| align=right|16,3|| align=right|2,462|| align=right|0,144|| align=right|5,61|| align=right|3,862||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70369)||1999 RL205|| align=right|14,7|| align=right|2,552|| align=right|0,114|| align=right|10,57|| align=right|4,075||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70370)||1999 RS205|| align=right|14,6|| align=right|2,732|| align=right|0,177|| align=right|7,45|| align=right|4,516||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70371)||1999 RB206|| align=right|15,8|| align=right|2,286|| align=right|0,105|| align=right|6,24|| align=right|3,456||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70372)||1999 RN207|| align=right|14,5|| align=right|2,533|| align=right|0,226|| align=right|11,36|| align=right|4,031||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70373)||1999 RY207|| align=right|15,2|| align=right|2,524|| align=right|0,264|| align=right|13,90|| align=right|4,010||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70374)||1999 RD210|| align=right|15,2|| align=right|2,437|| align=right|0,228|| align=right|6,09|| align=right|3,803||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70375)||1999 RM210|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,164|| align=right|5,60|| align=right|3,699||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70376)||1999 RB211|| align=right|15,2|| align=right|2,398|| align=right|0,227|| align=right|7,74|| align=right|3,712||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70377)||1999 RE211|| align=right|15,0|| align=right|2,685|| align=right|0,332|| align=right|15,04|| align=right|4,399||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70378)||1999 RG211|| align=right|15,5|| align=right|2,467|| align=right|0,238|| align=right|9,58|| align=right|3,875||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70379)||1999 RL212|| align=right|14,3|| align=right|2,440|| align=right|0,180|| align=right|12,64|| align=right|3,811||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70380)||1999 RQ212|| align=right|14,4|| align=right|2,586|| align=right|0,110|| align=right|12,26|| align=right|4,157||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70381)||1999 RZ213|| align=right|16,1|| align=right|2,348|| align=right|0,157|| align=right|3,44|| align=right|3,597||MBA||13. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70382)||1999 RK214|| align=right|15,4|| align=right|2,462|| align=right|0,164|| align=right|5,79|| align=right|3,863||MBA||5. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70383)||1999 RK218|| align=right|15,1|| align=right|2,416|| align=right|0,186|| align=right|4,54|| align=right|3,756||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(70384)||1999 RS219|| align=right|15,7|| align=right|2,340|| align=right|0,137|| align=right|7,03|| align=right|3,579||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70385)||1999 RU219|| align=right|16,2|| align=right|2,395|| align=right|0,262|| align=right|4,83|| align=right|3,706||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70386)||1999 RO220|| align=right|15,8|| align=right|2,405|| align=right|0,126|| align=right|6,00|| align=right|3,729||MBA||5. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(70387)||1999 RW221|| align=right|16,6|| align=right|2,307|| align=right|0,153|| align=right|2,14|| align=right|3,503||MBA||6. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70388)||1999 RD224|| align=right|14,6|| align=right|2,324|| align=right|0,114|| align=right|6,70|| align=right|3,543||MBA||7. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70389)||1999 RS225|| align=right|15,5|| align=right|2,234|| align=right|0,047|| align=right|6,29|| align=right|3,338||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(70390)||1999 RY227|| align=right|16,1|| align=right|2,551|| align=right|0,116|| align=right|0,55|| align=right|4,073||MBA||7. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70391)||1999 RP230|| align=right|15,6|| align=right|2,546|| align=right|0,185|| align=right|13,08|| align=right|4,061||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(70392)||1999 RS230|| align=right|15,6|| align=right|2,245|| align=right|0,110|| align=right|8,45|| align=right|3,362||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(70393)||1999 RC237|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,130|| align=right|6,65|| align=right|3,762||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(70394)||1999 RP237|| align=right|15,0|| align=right|2,442|| align=right|0,223|| align=right|8,94|| align=right|3,815||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(70395)||1999 RM238|| align=right|16,3|| align=right|2,576|| align=right|0,083|| align=right|16,54|| align=right|4,134||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(70396)||1999 RQ238|| align=right|15,1|| align=right|2,609|| align=right|0,080|| align=right|13,87|| align=right|4,214||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70397)||1999 RH239|| align=right|14,7|| align=right|2,568|| align=right|0,146|| align=right|9,01|| align=right|4,114||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(70398)||1999 RD240|| align=right|14,8|| align=right|2,522|| align=right|0,057|| align=right|12,77|| align=right|4,006||MBA||11. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70399)||1999 RQ240|| align=right|14,9|| align=right|2,609|| align=right|0,232|| align=right|14,84|| align=right|4,215||MBA||11. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70400)||1999 RG241|| align=right|15,8|| align=right|2,408|| align=right|0,089|| align=right|6,00|| align=right|3,735||MBA||13. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70401)||1999 RH241|| align=right|15,1|| align=right|2,519|| align=right|0,195|| align=right|8,40|| align=right|3,998||MBA||13. září 1999||Tenagra||Tenagra
|-
|(70402)||1999 RJ242|| align=right|15,8|| align=right|2,572|| align=right|0,050|| align=right|3,11|| align=right|4,123||MBA||4. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70403)||1999 RK244|| align=right|16,4|| align=right|2,377|| align=right|0,181|| align=right|0,74|| align=right|3,663||MBA||6. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70404)||1999 RR245|| align=right|16,4|| align=right|2,354|| align=right|0,178|| align=right|4,80|| align=right|3,610||MBA||7. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70405)||1999 RQ248|| align=right|16,1|| align=right|2,307|| align=right|0,172|| align=right|3,16|| align=right|3,503||MBA||7. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70406)||1999 RT252|| align=right|15,0|| align=right|2,362|| align=right|0,137|| align=right|6,01|| align=right|3,629||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70407)||1999 SE1|| align=right|16,2|| align=right|2,589|| align=right|0,190|| align=right|3,22|| align=right|4,166||MBA||18. září 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(70408)||1999 SH1|| align=right|15,6|| align=right|2,436|| align=right|0,237|| align=right|9,06|| align=right|3,802||MBA||16. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70409)||1999 SR2|| align=right|15,0|| align=right|2,397|| align=right|0,067|| align=right|7,42|| align=right|3,711||MBA||21. září 1999||Kleť||Klet
|-
|(70410)||1999 SE3|| align=right|13,3|| align=right|2,345|| align=right|0,230|| align=right|23,96|| align=right|3,590||MBA||22. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70411)||1999 SF3|| align=right|13,3|| align=right|2,413|| align=right|0,291|| align=right|23,25|| align=right|3,748||MBA||22. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70412)||1999 SM4|| align=right|15,6|| align=right|2,561|| align=right|0,152|| align=right|15,20|| align=right|4,097||MBA||29. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70413)||1999 SJ5|| align=right|16,1|| align=right|2,399|| align=right|0,242|| align=right|1,90|| align=right|3,716||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70414)||1999 SF6|| align=right|14,9|| align=right|2,370|| align=right|0,112|| align=right|7,21|| align=right|3,649||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70415)||1999 SJ11|| align=right|14,4|| align=right|2,669|| align=right|0,063|| align=right|6,24|| align=right|4,359||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(70416)||1999 ST11|| align=right|14,8|| align=right|2,338|| align=right|0,142|| align=right|7,42|| align=right|3,573||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(70417)||1999 SV11|| align=right|15,8|| align=right|2,540|| align=right|0,240|| align=right|5,16|| align=right|4,047||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(70418)||1999 SD12|| align=right|15,2|| align=right|2,436|| align=right|0,117|| align=right|3,85|| align=right|3,802||MBA||17. září 1999||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(70419)||1999 SQ12|| align=right|15,6|| align=right|2,352|| align=right|0,128|| align=right|6,71|| align=right|3,607||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70420)||1999 SM13|| align=right|16,0|| align=right|2,533|| align=right|0,141|| align=right|7,30|| align=right|4,031||MBA||29. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(70421)||1999 SY14|| align=right|15,4|| align=right|2,429|| align=right|0,050|| align=right|7,35|| align=right|3,785||MBA||29. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(70422)||1999 SS16|| align=right|14,4|| align=right|2,534|| align=right|0,127|| align=right|11,82|| align=right|4,033||MBA||29. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(70423)||1999 SB18|| align=right|15,1|| align=right|2,362|| align=right|0,136|| align=right|7,47|| align=right|3,629||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70424)||1999 SA20|| align=right|15,7|| align=right|2,536|| align=right|0,190|| align=right|7,24|| align=right|4,039||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70425)||1999 SJ26|| align=right|14,8|| align=right|2,591|| align=right|0,197|| align=right|10,11|| align=right|4,171||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70426)||1999 TN|| align=right|15,5|| align=right|2,395|| align=right|0,198|| align=right|7,11|| align=right|3,706||MBA||1. října 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(70427)||1999 TB1|| align=right|15,2|| align=right|2,370|| align=right|0,235|| align=right|4,72|| align=right|3,648||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70428)||1999 TP1|| align=right|15,7|| align=right|2,434|| align=right|0,185|| align=right|1,89|| align=right|3,796||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70429)||1999 TY1|| align=right|14,8|| align=right|2,550|| align=right|0,314|| align=right|15,24|| align=right|4,072||MBA||2. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70430)||1999 TM2|| align=right|14,8|| align=right|2,561|| align=right|0,151|| align=right|12,06|| align=right|4,098||MBA||2. října 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(70431)||1999 TD3|| align=right|15,3|| align=right|2,461|| align=right|0,158|| align=right|4,25|| align=right|3,860||MBA||4. října 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(70432)||1999 TO3|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,172|| align=right|0,97|| align=right|3,762||MBA||3. října 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(70433)||1999 TS3|| align=right|16,0|| align=right|2,642|| align=right|0,095|| align=right|0,78|| align=right|4,293||MBA||2. října 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(70434)||1999 TL4|| align=right|15,3|| align=right|2,405|| align=right|0,106|| align=right|5,97|| align=right|3,728||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70435)||1999 TU4|| align=right|14,9|| align=right|2,629|| align=right|0,194|| align=right|15,90|| align=right|4,261||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70436)||1999 TT5|| align=right|15,1|| align=right|2,437|| align=right|0,200|| align=right|5,14|| align=right|3,805||MBA||6. října 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(70437)||1999 TK6|| align=right|16,2|| align=right|2,581|| align=right|0,220|| align=right|3,79|| align=right|4,145||MBA||6. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(70438)||1999 TX6|| align=right|14,1|| align=right|2,663|| align=right|0,170|| align=right|13,58|| align=right|4,346||MBA||6. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(70439)||1999 TE7|| align=right|14,7|| align=right|2,619|| align=right|0,037|| align=right|4,78|| align=right|4,238||MBA||6. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(70440)||1999 TV7|| align=right|15,2|| align=right|2,375|| align=right|0,292|| align=right|9,89|| align=right|3,661||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70441)||1999 TH8|| align=right|15,3|| align=right|2,359|| align=right|0,213|| align=right|3,97|| align=right|3,622||MBA||7. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(70442)||1999 TR9|| align=right|15,2|| align=right|2,344|| align=right|0,248|| align=right|2,55|| align=right|3,588||MBA||8. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(70443)||1999 TV9|| align=right|14,7|| align=right|2,582|| align=right|0,038|| align=right|21,50|| align=right|4,149||MBA||7. října 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(70444)||1999 TX11|| align=right|15,5|| align=right|2,617|| align=right|0,130|| align=right|11,93|| align=right|4,232||MBA||9. října 1999||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(70445)||1999 TR13|| align=right|14,0|| align=right|2,598|| align=right|0,137|| align=right|13,93|| align=right|4,187||MBA||11. října 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(70446)||1999 TY13|| align=right|15,4|| align=right|2,640|| align=right|0,104|| align=right|3,04|| align=right|4,289||MBA||10. října 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(70447)||1999 TG14|| align=right|14,7|| align=right|2,386|| align=right|0,132|| align=right|7,31|| align=right|3,684||MBA||10. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(70448)||1999 TS15|| align=right|15,3|| align=right|2,605|| align=right|0,126|| align=right|3,57|| align=right|4,204||MBA||7. října 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; L. Šarounová
|-
|(70449)||1999 TK17|| align=right|15,4|| align=right|2,359|| align=right|0,150|| align=right|1,64|| align=right|3,623||MBA||15. října 1999||Nacogdoches||M. L. Johnson; W. D. Bruton
|-
|(70450)||1999 TL18|| align=right|14,9|| align=right|2,349|| align=right|0,137|| align=right|7,59|| align=right|3,599||MBA||13. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(70451)||1999 TQ18|| align=right|15,7|| align=right|2,594|| align=right|0,219|| align=right|4,25|| align=right|4,177||MBA||14. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(70452)||1999 TH19|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,198|| align=right|15,06|| align=right|4,140||MBA||15. října 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(70453)||1999 TS19|| align=right|14,0|| align=right|2,451|| align=right|0,268|| align=right|25,34|| align=right|3,837||MBA||15. října 1999||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(70454)||1999 TX19|| align=right|16,4|| align=right|2,543|| align=right|0,115|| align=right|1,95|| align=right|4,054||MBA||14. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(70455)||1999 TM20|| align=right|15,6|| align=right|2,620|| align=right|0,149|| align=right|3,79|| align=right|4,241||MBA||5. října 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(70456)||1999 TZ20|| align=right|15,6|| align=right|2,614|| align=right|0,137|| align=right|2,51|| align=right|4,225||MBA||7. října 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(70457)||1999 TU23|| align=right|16,5|| align=right|2,474|| align=right|0,127|| align=right|5,93|| align=right|3,890||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70458)||1999 TR25|| align=right|15,5|| align=right|2,423|| align=right|0,121|| align=right|4,05|| align=right|3,770||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70459)||1999 TX25|| align=right|15,1|| align=right|2,609|| align=right|0,050|| align=right|21,45|| align=right|4,213||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70460)||1999 TQ26|| align=right|15,0|| align=right|2,625|| align=right|0,047|| align=right|1,13|| align=right|4,253||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70461)||1999 TG27|| align=right|15,1|| align=right|2,671|| align=right|0,163|| align=right|10,17|| align=right|4,364||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70462)||1999 TZ27|| align=right|14,3|| align=right|2,786|| align=right|0,264|| align=right|12,39|| align=right|4,650||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70463)||1999 TL29|| align=right|16,4|| align=right|2,569|| align=right|0,149|| align=right|1,35|| align=right|4,117||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70464)||1999 TP29|| align=right|15,8|| align=right|2,533|| align=right|0,120|| align=right|1,61|| align=right|4,031||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70465)||1999 TS30|| align=right|15,6|| align=right|2,644|| align=right|0,097|| align=right|1,31|| align=right|4,299||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70466)||1999 TU30|| align=right|16,4|| align=right|2,416|| align=right|0,174|| align=right|1,78|| align=right|3,754||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70467)||1999 TG31|| align=right|14,7|| align=right|2,642|| align=right|0,165|| align=right|14,24|| align=right|4,294||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70468)||1999 TU31|| align=right|15,6|| align=right|2,691|| align=right|0,059|| align=right|1,73|| align=right|4,414||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70469)||1999 TN32|| align=right|15,8|| align=right|2,353|| align=right|0,206|| align=right|5,44|| align=right|3,608||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70470)||1999 TS32|| align=right|15,7|| align=right|2,573|| align=right|0,174|| align=right|8,51|| align=right|4,127||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70471)||1999 TA33|| align=right|15,2|| align=right|2,671|| align=right|0,057|| align=right|4,84|| align=right|4,364||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70472)||1999 TG33|| align=right|13,6|| align=right|2,695|| align=right|0,210|| align=right|12,94|| align=right|4,423||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70473)||1999 TQ33|| align=right|14,8|| align=right|2,631|| align=right|0,117|| align=right|3,20|| align=right|4,268||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70474)||1999 TH35|| align=right|14,5|| align=right|2,337|| align=right|0,272|| align=right|24,15|| align=right|3,572||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70475)||1999 TS35|| align=right|14,7|| align=right|2,556|| align=right|0,119|| align=right|22,20|| align=right|4,086||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70476)||1999 TA37|| align=right|15,3|| align=right|2,634|| align=right|0,135|| align=right|15,32|| align=right|4,274||MBA||13. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70477)||1999 TC38|| align=right|15,0|| align=right|2,409|| align=right|0,060|| align=right|6,61|| align=right|3,738||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70478)||1999 TN40|| align=right|15,1|| align=right|2,336|| align=right|0,060|| align=right|7,31|| align=right|3,570||MBA||5. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70479)||1999 TM41|| align=right|15,9|| align=right|2,727|| align=right|0,052|| align=right|1,40|| align=right|4,501||MBA||2. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70480)||1999 TU41|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,204|| align=right|1,24|| align=right|3,747||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70481)||1999 TX43|| align=right|15,0|| align=right|2,733|| align=right|0,087|| align=right|9,13|| align=right|4,519||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70482)||1999 TW44|| align=right|16,5|| align=right|2,558|| align=right|0,112|| align=right|3,01|| align=right|4,091||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70483)||1999 TD46|| align=right|15,9|| align=right|2,436|| align=right|0,153|| align=right|3,08|| align=right|3,802||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70484)||1999 TT49|| align=right|15,0|| align=right|2,599|| align=right|0,034|| align=right|14,24|| align=right|4,190||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70485)||1999 TC52|| align=right|16,4|| align=right|2,639|| align=right|0,080|| align=right|3,12|| align=right|4,285||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70486)||1999 TV52|| align=right|15,6|| align=right|2,404|| align=right|0,200|| align=right|3,42|| align=right|3,727||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70487)||1999 TZ52|| align=right|15,6|| align=right|2,276|| align=right|0,080|| align=right|4,75|| align=right|3,433||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70488)||1999 TC53|| align=right|14,6|| align=right|2,663|| align=right|0,188|| align=right|3,09|| align=right|4,344||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70489)||1999 TC54|| align=right|15,6|| align=right|2,668|| align=right|0,038|| align=right|1,61|| align=right|4,357||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70490)||1999 TT55|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,133|| align=right|14,27|| align=right|4,333||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70491)||1999 TH58|| align=right|15,8|| align=right|2,703|| align=right|0,255|| align=right|2,52|| align=right|4,444||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70492)||1999 TO60|| align=right|16,9|| align=right|2,420|| align=right|0,169|| align=right|0,96|| align=right|3,763||MBA||7. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70493)||1999 TC65|| align=right|16,9|| align=right|2,402|| align=right|0,147|| align=right|0,40|| align=right|3,721||MBA||8. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70494)||1999 TW66|| align=right|15,6|| align=right|2,669|| align=right|0,063|| align=right|1,45|| align=right|4,360||MBA||8. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70495)||1999 TY68|| align=right|15,0|| align=right|2,749|| align=right|0,117|| align=right|12,49|| align=right|4,557||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70496)||1999 TQ72|| align=right|15,5|| align=right|2,777|| align=right|0,093|| align=right|2,67|| align=right|4,627||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70497)||1999 TZ86|| align=right|16,1|| align=right|2,314|| align=right|0,152|| align=right|4,40|| align=right|3,518||MBA||15. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70498)||1999 TN91|| align=right|15,9|| align=right|2,363|| align=right|0,107|| align=right|5,88|| align=right|3,631||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70499)||1999 TN93|| align=right|15,3|| align=right|2,419|| align=right|0,152|| align=right|3,66|| align=right|3,762||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70500)||1999 TR95|| align=right|16,0|| align=right|2,447|| align=right|0,208|| align=right|5,43|| align=right|3,826||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70501)||1999 TZ95|| align=right|15,1|| align=right|2,583|| align=right|0,182|| align=right|14,55|| align=right|4,150||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70502)||1999 TB97|| align=right|15,5|| align=right|2,593|| align=right|0,146|| align=right|8,76|| align=right|4,175||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70503)||1999 TN98|| align=right|15,1|| align=right|2,395|| align=right|0,070|| align=right|8,11|| align=right|3,707||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70504)||1999 TR99|| align=right|15,0|| align=right|2,612|| align=right|0,064|| align=right|21,82|| align=right|4,220||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70505)||1999 TU99|| align=right|15,1|| align=right|2,614|| align=right|0,087|| align=right|7,57|| align=right|4,226||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70506)||1999 TX101|| align=right|13,6|| align=right|2,688|| align=right|0,146|| align=right|17,06|| align=right|4,406||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70507)||1999 TP102|| align=right|15,2|| align=right|2,530|| align=right|0,163|| align=right|15,70|| align=right|4,024||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70508)||1999 TC103|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,202|| align=right|14,41|| align=right|4,141||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70509)||1999 TD103|| align=right|14,3|| align=right|2,697|| align=right|0,134|| align=right|16,02|| align=right|4,430||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70510)||1999 TK103|| align=right|15,9|| align=right|2,411|| align=right|0,095|| align=right|6,12|| align=right|3,744||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70511)||1999 TL103|| align=right|15,6|| align=right|2,401|| align=right|0,195|| align=right|4,41|| align=right|3,721||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70512)||1999 TM103|| align=right|15,0|| align=right|2,366|| align=right|0,125|| align=right|6,52|| align=right|3,640||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70513)||1999 TC104|| align=right|15,0|| align=right|2,384|| align=right|0,144|| align=right|5,72|| align=right|3,680||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70514)||1999 TO104|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,074|| align=right|6,17|| align=right|3,698||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70515)||1999 TO105|| align=right|14,7|| align=right|2,715|| align=right|0,151|| align=right|17,49|| align=right|4,473||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70516)||1999 TQ105|| align=right|14,9|| align=right|2,438|| align=right|0,067|| align=right|7,72|| align=right|3,806||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70517)||1999 TU105|| align=right|15,2|| align=right|2,528|| align=right|0,205|| align=right|16,37|| align=right|4,018||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70518)||1999 TS107|| align=right|15,6|| align=right|2,332|| align=right|0,143|| align=right|7,11|| align=right|3,561||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70519)||1999 TD108|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,124|| align=right|5,21|| align=right|3,783||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70520)||1999 TX108|| align=right|15,5|| align=right|2,557|| align=right|0,231|| align=right|5,30|| align=right|4,088||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70521)||1999 TF109|| align=right|16,0|| align=right|2,379|| align=right|0,099|| align=right|9,05|| align=right|3,670||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70522)||1999 TE110|| align=right|16,0|| align=right|2,423|| align=right|0,250|| align=right|8,33|| align=right|3,771||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70523)||1999 TL110|| align=right|16,0|| align=right|2,381|| align=right|0,068|| align=right|5,28|| align=right|3,674||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70524)||1999 TH112|| align=right|16,5|| align=right|2,395|| align=right|0,165|| align=right|1,74|| align=right|3,707||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70525)||1999 TW112|| align=right|16,2|| align=right|2,563|| align=right|0,158|| align=right|14,16|| align=right|4,102||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70526)||1999 TG113|| align=right|16,6|| align=right|2,549|| align=right|0,284|| align=right|3,42|| align=right|4,069||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70527)||1999 TQ115|| align=right|15,5|| align=right|2,536|| align=right|0,183|| align=right|3,51|| align=right|4,038||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70528)||1999 TF116|| align=right|14,8|| align=right|2,405|| align=right|0,083|| align=right|4,69|| align=right|3,729||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70529)||1999 TR116|| align=right|16,6|| align=right|2,412|| align=right|0,234|| align=right|2,34|| align=right|3,745||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70530)||1999 TP117|| align=right|16,0|| align=right|2,423|| align=right|0,101|| align=right|6,15|| align=right|3,772||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70531)||1999 TT119|| align=right|14,9|| align=right|2,607|| align=right|0,110|| align=right|14,43|| align=right|4,209||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70532)||1999 TX120|| align=right|16,2|| align=right|2,519|| align=right|0,172|| align=right|2,19|| align=right|3,998||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70533)||1999 TD121|| align=right|15,1|| align=right|2,414|| align=right|0,092|| align=right|6,95|| align=right|3,749||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70534)||1999 TP121|| align=right|16,3|| align=right|2,580|| align=right|0,245|| align=right|3,67|| align=right|4,143||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70535)||1999 TU121|| align=right|14,8|| align=right|2,406|| align=right|0,131|| align=right|6,98|| align=right|3,732||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70536)||1999 TW121|| align=right|14,8|| align=right|2,527|| align=right|0,117|| align=right|5,43|| align=right|4,016||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70537)||1999 TB122|| align=right|16,2|| align=right|2,559|| align=right|0,130|| align=right|2,34|| align=right|4,094||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70538)||1999 TD122|| align=right|14,4|| align=right|2,579|| align=right|0,181|| align=right|6,75|| align=right|4,140||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70539)||1999 TR122|| align=right|15,3|| align=right|2,593|| align=right|0,130|| align=right|3,01|| align=right|4,174||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70540)||1999 TS122|| align=right|16,0|| align=right|2,574|| align=right|0,216|| align=right|10,07|| align=right|4,130||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70541)||1999 TW122|| align=right|15,6|| align=right|2,568|| align=right|0,177|| align=right|13,82|| align=right|4,114||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70542)||1999 TK123|| align=right|15,5|| align=right|2,432|| align=right|0,206|| align=right|3,36|| align=right|3,793||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70543)||1999 TQ126|| align=right|15,9|| align=right|2,471|| align=right|0,240|| align=right|8,45|| align=right|3,884||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70544)||1999 TW126|| align=right|15,4|| align=right|2,450|| align=right|0,079|| align=right|3,00|| align=right|3,835||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70545)||1999 TL127|| align=right|15,5|| align=right|2,461|| align=right|0,157|| align=right|7,28|| align=right|3,859||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70546)||1999 TB128|| align=right|14,6|| align=right|2,678|| align=right|0,167|| align=right|9,53|| align=right|4,382||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70547)||1999 TR131|| align=right|14,9|| align=right|2,463|| align=right|0,148|| align=right|1,72|| align=right|3,865||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70548)||1999 TF134|| align=right|15,6|| align=right|2,644|| align=right|0,177|| align=right|1,83|| align=right|4,299||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70549)||1999 TM135|| align=right|15,7|| align=right|2,609|| align=right|0,077|| align=right|3,63|| align=right|4,214||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70550)||1999 TN138|| align=right|15,5|| align=right|2,596|| align=right|0,082|| align=right|1,50|| align=right|4,181||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70551)||1999 TR138|| align=right|15,2|| align=right|2,523|| align=right|0,109|| align=right|12,96|| align=right|4,007||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70552)||1999 TF139|| align=right|16,0|| align=right|2,799|| align=right|0,063|| align=right|0,79|| align=right|4,681||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70553)||1999 TK139|| align=right|15,1|| align=right|2,625|| align=right|0,109|| align=right|4,30|| align=right|4,253||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70554)||1999 TS139|| align=right|16,2|| align=right|2,626|| align=right|0,103|| align=right|1,83|| align=right|4,255||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70555)||1999 TW139|| align=right|16,1|| align=right|2,580|| align=right|0,182|| align=right|13,40|| align=right|4,143||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70556)||1999 TH140|| align=right|15,0|| align=right|2,549|| align=right|0,169|| align=right|4,96|| align=right|4,069||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70557)||1999 TF141|| align=right|14,9|| align=right|2,682|| align=right|0,117|| align=right|16,49|| align=right|4,392||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70558)||1999 TM141|| align=right|16,4|| align=right|2,565|| align=right|0,031|| align=right|0,64|| align=right|4,107||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70559)||1999 TD143|| align=right|14,3|| align=right|2,288|| align=right|0,159|| align=right|8,07|| align=right|3,461||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70560)||1999 TP143|| align=right|15,8|| align=right|2,476|| align=right|0,083|| align=right|8,01|| align=right|3,896||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70561)||1999 TU143|| align=right|15,8|| align=right|2,359|| align=right|0,101|| align=right|3,85|| align=right|3,622||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70562)||1999 TB145|| align=right|15,6|| align=right|2,630|| align=right|0,094|| align=right|2,95|| align=right|4,264||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70563)||1999 TH147|| align=right|15,1|| align=right|2,574|| align=right|0,165|| align=right|5,91|| align=right|4,129||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70564)||1999 TP147|| align=right|14,7|| align=right|2,616|| align=right|0,048|| align=right|14,14|| align=right|4,231||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70565)||1999 TC150|| align=right|15,6|| align=right|2,571|| align=right|0,153|| align=right|4,86|| align=right|4,122||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70566)||1999 TB151|| align=right|15,3|| align=right|2,655|| align=right|0,252|| align=right|12,90|| align=right|4,326||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70567)||1999 TK151|| align=right|15,2|| align=right|2,576|| align=right|0,047|| align=right|8,56|| align=right|4,133||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70568)||1999 TA153|| align=right|15,2|| align=right|2,728|| align=right|0,161|| align=right|13,75|| align=right|4,505||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70569)||1999 TU153|| align=right|16,1|| align=right|2,576|| align=right|0,105|| align=right|4,43|| align=right|4,133||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70570)||1999 TW154|| align=right|14,8|| align=right|2,593|| align=right|0,075|| align=right|2,99|| align=right|4,176||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70571)||1999 TQ156|| align=right|14,9|| align=right|2,649|| align=right|0,106|| align=right|13,32|| align=right|4,310||MBA||8. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70572)||1999 TA157|| align=right|15,9|| align=right|2,398|| align=right|0,072|| align=right|5,05|| align=right|3,714||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70573)||1999 TD161|| align=right|15,9|| align=right|2,547|| align=right|0,085|| align=right|2,56|| align=right|4,064||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70574)||1999 TR161|| align=right|15,6|| align=right|2,591|| align=right|0,086|| align=right|3,03|| align=right|4,171||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70575)||1999 TZ161|| align=right|15,1|| align=right|2,464|| align=right|0,149|| align=right|3,81|| align=right|3,866||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70576)||1999 TP162|| align=right|16,0|| align=right|2,599|| align=right|0,223|| align=right|4,82|| align=right|4,189||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70577)||1999 TK163|| align=right|15,5|| align=right|2,554|| align=right|0,125|| align=right|4,95|| align=right|4,080||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70578)||1999 TF164|| align=right|15,6|| align=right|2,654|| align=right|0,087|| align=right|13,41|| align=right|4,323||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70579)||1999 TM164|| align=right|15,8|| align=right|2,543|| align=right|0,015|| align=right|10,20|| align=right|4,055||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70580)||1999 TN164|| align=right|15,6|| align=right|2,753|| align=right|0,244|| align=right|8,71|| align=right|4,567||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70581)||1999 TJ165|| align=right|15,4|| align=right|2,384|| align=right|0,190|| align=right|8,02|| align=right|3,680||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70582)||1999 TR165|| align=right|15,4|| align=right|2,372|| align=right|0,131|| align=right|5,86|| align=right|3,653||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70583)||1999 TA168|| align=right|15,1|| align=right|2,402|| align=right|0,201|| align=right|7,29|| align=right|3,722||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70584)||1999 TJ168|| align=right|15,5|| align=right|2,601|| align=right|0,116|| align=right|5,91|| align=right|4,194||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70585)||1999 TA170|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,136|| align=right|2,16|| align=right|3,764||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70586)||1999 TE170|| align=right|15,1|| align=right|2,715|| align=right|0,012|| align=right|8,34|| align=right|4,472||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70587)||1999 TF170|| align=right|14,9|| align=right|2,686|| align=right|0,051|| align=right|5,35|| align=right|4,400||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70588)||1999 TA173|| align=right|15,7|| align=right|2,689|| align=right|0,076|| align=right|4,24|| align=right|4,410||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70589)||1999 TO173|| align=right|16,1|| align=right|2,582|| align=right|0,177|| align=right|3,04|| align=right|4,149||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70590)||1999 TY173|| align=right|15,9|| align=right|2,605|| align=right|0,139|| align=right|2,37|| align=right|4,203||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70591)||1999 TU175|| align=right|15,7|| align=right|2,441|| align=right|0,135|| align=right|7,20|| align=right|3,813||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70592)||1999 TD177|| align=right|15,1|| align=right|2,762|| align=right|0,093|| align=right|3,89|| align=right|4,591||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70593)||1999 TD178|| align=right|14,4|| align=right|2,641|| align=right|0,059|| align=right|13,96|| align=right|4,291||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70594)||1999 TH178|| align=right|15,3|| align=right|2,787|| align=right|0,085|| align=right|5,67|| align=right|4,651||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70595)||1999 TT180|| align=right|13,9|| align=right|2,878|| align=right|0,112|| align=right|3,95|| align=right|4,882||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70596)||1999 TV180|| align=right|16,0|| align=right|2,552|| align=right|0,197|| align=right|5,49|| align=right|4,076||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70597)||1999 TE182|| align=right|14,4|| align=right|2,638|| align=right|0,195|| align=right|17,52|| align=right|4,285||MBA||11. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70598)||1999 TP185|| align=right|15,0|| align=right|2,545|| align=right|0,252|| align=right|13,88|| align=right|4,058||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70599)||1999 TC186|| align=right|14,1|| align=right|2,934|| align=right|0,136|| align=right|16,11|| align=right|5,024||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70600)||1999 TC187|| align=right|15,6|| align=right|2,660|| align=right|0,144|| align=right|10,63|| align=right|4,338||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70601)||1999 TM187|| align=right|15,5|| align=right|2,456|| align=right|0,059|| align=right|5,16|| align=right|3,849||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70602)||1999 TD188|| align=right|14,3|| align=right|2,583|| align=right|0,095|| align=right|11,00|| align=right|4,151||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70603)||1999 TA189|| align=right|15,0|| align=right|2,622|| align=right|0,091|| align=right|14,53|| align=right|4,246||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70604)||1999 TA190|| align=right|15,0|| align=right|2,646|| align=right|0,148|| align=right|11,13|| align=right|4,304||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70605)||1999 TN191|| align=right|15,8|| align=right|2,598|| align=right|0,194|| align=right|10,68|| align=right|4,186||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70606)||1999 TC195|| align=right|15,1|| align=right|2,755|| align=right|0,028|| align=right|5,62|| align=right|4,572||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70607)||1999 TU195|| align=right|14,9|| align=right|2,564|| align=right|0,157|| align=right|8,77|| align=right|4,104||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70608)||1999 TC197|| align=right|15,6|| align=right|2,689|| align=right|0,019|| align=right|6,79|| align=right|4,409||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70609)||1999 TF198|| align=right|16,1|| align=right|2,665|| align=right|0,223|| align=right|3,39|| align=right|4,350||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70610)||1999 TH198|| align=right|14,9|| align=right|2,605|| align=right|0,067|| align=right|22,80|| align=right|4,204||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70611)||1999 TB199|| align=right|15,8|| align=right|2,537|| align=right|0,152|| align=right|3,59|| align=right|4,041||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70612)||1999 TH200|| align=right|15,8|| align=right|2,591|| align=right|0,117|| align=right|13,07|| align=right|4,170||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70613)||1999 TG201|| align=right|16,9|| align=right|2,558|| align=right|0,071|| align=right|2,10|| align=right|4,090||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70614)||1999 TF204|| align=right|15,5|| align=right|2,768|| align=right|0,081|| align=right|4,19|| align=right|4,605||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70615)||1999 TZ204|| align=right|15,4|| align=right|2,710|| align=right|0,053|| align=right|2,75|| align=right|4,462||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70616)||1999 TD205|| align=right|16,5|| align=right|2,537|| align=right|0,248|| align=right|4,02|| align=right|4,039||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70617)||1999 TN209|| align=right|14,5|| align=right|2,795|| align=right|0,092|| align=right|13,71|| align=right|4,671||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70618)||1999 TP209|| align=right|15,3|| align=right|2,693|| align=right|0,087|| align=right|13,28|| align=right|4,419||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70619)||1999 TY211|| align=right|15,9|| align=right|2,436|| align=right|0,146|| align=right|9,57|| align=right|3,802||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70620)||1999 TF213|| align=right|15,2|| align=right|2,406|| align=right|0,068|| align=right|6,19|| align=right|3,730||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70621)||1999 TC214|| align=right|16,0|| align=right|2,727|| align=right|0,173|| align=right|4,00|| align=right|4,504||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70622)||1999 TO215|| align=right|15,3|| align=right|2,658|| align=right|0,078|| align=right|2,80|| align=right|4,333||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70623)||1999 TP215|| align=right|14,1|| align=right|2,524|| align=right|0,043|| align=right|6,49|| align=right|4,009||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70624)||1999 TS215|| align=right|16,1|| align=right|2,576|| align=right|0,280|| align=right|4,12|| align=right|4,133||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70625)||1999 TA216|| align=right|15,3|| align=right|2,628|| align=right|0,092|| align=right|13,27|| align=right|4,258||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70626)||1999 TL216|| align=right|15,2|| align=right|2,727|| align=right|0,062|| align=right|4,59|| align=right|4,502||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70627)||1999 TU216|| align=right|16,2|| align=right|2,577|| align=right|0,126|| align=right|5,43|| align=right|4,136||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70628)||1999 TE217|| align=right|14,0|| align=right|2,711|| align=right|0,041|| align=right|4,43|| align=right|4,463||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70629)||1999 TC218|| align=right|16,6|| align=right|2,553|| align=right|0,215|| align=right|5,31|| align=right|4,078||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70630)||1999 TJ219|| align=right|15,0|| align=right|2,378|| align=right|0,081|| align=right|6,86|| align=right|3,667||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70631)||1999 TY219|| align=right|15,5|| align=right|2,607|| align=right|0,190|| align=right|12,97|| align=right|4,209||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70632)||1999 TN220|| align=right|15,3|| align=right|2,636|| align=right|0,182|| align=right|10,65|| align=right|4,280||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70633)||1999 TG223|| align=right|15,8|| align=right|2,687|| align=right|0,051|| align=right|13,48|| align=right|4,403||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70634)||1999 TR223|| align=right|16,0|| align=right|2,428|| align=right|0,260|| align=right|10,37|| align=right|3,782||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70635)||1999 TX227|| align=right|14,7|| align=right|2,682|| align=right|0,128|| align=right|13,39|| align=right|4,391||MBA||1. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70636)||1999 TH230|| align=right|15,5|| align=right|2,601|| align=right|0,140|| align=right|5,53|| align=right|4,195||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70637)||1999 TK230|| align=right|15,3|| align=right|2,696|| align=right|0,147|| align=right|11,50|| align=right|4,425||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70638)||1999 TY232|| align=right|14,1|| align=right|2,575|| align=right|0,010|| align=right|10,17|| align=right|4,132||MBA||7. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70639)||1999 TO236|| align=right|14,1|| align=right|2,532|| align=right|0,049|| align=right|7,23|| align=right|4,027||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70640)||1999 TR239|| align=right|15,1|| align=right|2,557|| align=right|0,176|| align=right|7,61|| align=right|4,088||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70641)||1999 TS240|| align=right|15,4|| align=right|2,591|| align=right|0,069|| align=right|8,50|| align=right|4,170||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70642)||1999 TD242|| align=right|15,8|| align=right|2,533|| align=right|0,097|| align=right|13,47|| align=right|4,032||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70643)||1999 TE242|| align=right|15,0|| align=right|2,559|| align=right|0,046|| align=right|15,17|| align=right|4,092||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70644)||1999 TU242|| align=right|15,4|| align=right|2,579|| align=right|0,068|| align=right|8,37|| align=right|4,142||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70645)||1999 TE243|| align=right|16,0|| align=right|2,542|| align=right|0,217|| align=right|11,71|| align=right|4,052||MBA||5. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70646)||1999 TE244|| align=right|16,1|| align=right|2,458|| align=right|0,122|| align=right|5,99|| align=right|3,853||MBA||7. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70647)||1999 TN244|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,057|| align=right|7,99|| align=right|3,569||MBA||7. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70648)||1999 TY245|| align=right|15,6|| align=right|2,547|| align=right|0,178|| align=right|14,24|| align=right|4,063||MBA||7. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70649)||1999 TB246|| align=right|15,5|| align=right|2,701|| align=right|0,212|| align=right|7,52|| align=right|4,437||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70650)||1999 TM247|| align=right|15,8|| align=right|2,470|| align=right|0,104|| align=right|4,88|| align=right|3,880||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70651)||1999 TV248|| align=right|15,1|| align=right|2,611|| align=right|0,176|| align=right|11,60|| align=right|4,219||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70652)||1999 TB249|| align=right|15,4|| align=right|2,848|| align=right|0,128|| align=right|14,89|| align=right|4,806||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70653)||1999 TP254|| align=right|14,3|| align=right|2,633|| align=right|0,066|| align=right|14,64|| align=right|4,272||MBA||8. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70654)||1999 TN255|| align=right|15,6|| align=right|2,542|| align=right|0,112|| align=right|2,75|| align=right|4,052||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70655)||1999 TR256|| align=right|15,6|| align=right|2,435|| align=right|0,114|| align=right|6,45|| align=right|3,798||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70656)||1999 TF257|| align=right|15,8|| align=right|2,469|| align=right|0,135|| align=right|5,12|| align=right|3,878||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70657)||1999 TW258|| align=right|15,9|| align=right|2,542|| align=right|0,012|| align=right|4,61|| align=right|4,053||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70658)||1999 TZ260|| align=right|16,0|| align=right|2,367|| align=right|0,226|| align=right|2,69|| align=right|3,641||MBA||13. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70659)||1999 TZ265|| align=right|15,3|| align=right|2,539|| align=right|0,248|| align=right|11,97|| align=right|4,045||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70660)||1999 TV270|| align=right|15,4|| align=right|2,723|| align=right|0,068|| align=right|8,53|| align=right|4,493||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70661)||1999 TS274|| align=right|16,6|| align=right|2,401|| align=right|0,192|| align=right|1,97|| align=right|3,720||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70662)||1999 TR282|| align=right|15,6|| align=right|2,617|| align=right|0,127|| align=right|4,68|| align=right|4,233||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70663)||1999 TG284|| align=right|15,5|| align=right|2,734|| align=right|0,115|| align=right|8,54|| align=right|4,520||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70664)||1999 TE286|| align=right|16,4|| align=right|2,437|| align=right|0,108|| align=right|6,27|| align=right|3,803||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70665)||1999 TF286|| align=right|16,1|| align=right|2,449|| align=right|0,059|| align=right|5,38|| align=right|3,832||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70666)||1999 TW286|| align=right|15,6|| align=right|2,700|| align=right|0,058|| align=right|21,04|| align=right|4,437||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70667)||1999 TJ287|| align=right|15,9|| align=right|2,487|| align=right|0,107|| align=right|3,17|| align=right|3,922||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70668)||1999 TB288|| align=right|15,6|| align=right|2,538|| align=right|0,165|| align=right|5,83|| align=right|4,043||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70669)||1999 TT290|| align=right|16,0|| align=right|2,624|| align=right|0,143|| align=right|4,89|| align=right|4,249||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70670)||1999 TU290|| align=right|13,9|| align=right|2,774|| align=right|0,198|| align=right|8,96|| align=right|4,620||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70671)||1999 TC291|| align=right|15,8|| align=right|2,575|| align=right|0,161|| align=right|9,84|| align=right|4,131||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70672)||1999 TM293|| align=right|15,0|| align=right|2,542|| align=right|0,220|| align=right|4,62|| align=right|4,053||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70673)||1999 TR312|| align=right|14,3|| align=right|2,602|| align=right|0,055|| align=right|16,01|| align=right|4,196||MBA||5. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70674)||1999 TD320|| align=right|15,9|| align=right|2,421|| align=right|0,060|| align=right|5,81|| align=right|3,766||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70675)||1999 TY321|| align=right|14,4|| align=right|2,607|| align=right|0,082|| align=right|15,07|| align=right|4,210||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70676)||1999 UM|| align=right|16,3|| align=right|2,426|| align=right|0,147|| align=right|2,49|| align=right|3,779||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70677)||1999 UU|| align=right|15,3|| align=right|2,585|| align=right|0,198|| align=right|14,24|| align=right|4,154||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70678)||1999 UB2|| align=right|15,2|| align=right|2,725|| align=right|0,088|| align=right|6,60|| align=right|4,497||MBA||18. října 1999||Farpoint||Farpoint
|-
|(70679)||1999 UV3|| align=right|16,6|| align=right|2,633|| align=right|0,216|| align=right|4,79|| align=right|4,272||MBA||30. října 1999||Kleť||Klet
|-
|(70680)||1999 UN4|| align=right|13,7|| align=right|2,585|| align=right|0,149|| align=right|14,54|| align=right|4,155||MBA||31. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(70681)||1999 US4|| align=right|15,1|| align=right|2,665|| align=right|0,030|| align=right|3,45|| align=right|4,350||MBA||31. října 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(70682)||1999 UN8|| align=right|14,7|| align=right|2,619|| align=right|0,148|| align=right|13,21|| align=right|4,237||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70683)||1999 UT8|| align=right|14,4|| align=right|2,684|| align=right|0,217|| align=right|23,57|| align=right|4,396||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70684)||1999 UD9|| align=right|14,6|| align=right|2,718|| align=right|0,067|| align=right|7,84|| align=right|4,481||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70685)||1999 UR12|| align=right|14,3|| align=right|2,614|| align=right|0,167|| align=right|15,17|| align=right|4,225||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70686)||1999 UK14|| align=right|16,1|| align=right|2,562|| align=right|0,192|| align=right|4,65|| align=right|4,101||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70687)||1999 UE15|| align=right|16,0|| align=right|2,559|| align=right|0,263|| align=right|6,45|| align=right|4,094||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70688)||1999 UZ15|| align=right|16,0|| align=right|2,712|| align=right|0,087|| align=right|2,36|| align=right|4,465||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70689)||1999 UU16|| align=right|15,9|| align=right|2,604|| align=right|0,162|| align=right|6,42|| align=right|4,201||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70690)||1999 UF17|| align=right|14,9|| align=right|2,606|| align=right|0,098|| align=right|12,80|| align=right|4,206||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70691)||1999 UH18|| align=right|15,5|| align=right|2,415|| align=right|0,148|| align=right|7,04|| align=right|3,753||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70692)||1999 UY19|| align=right|15,8|| align=right|2,560|| align=right|0,137|| align=right|13,20|| align=right|4,095||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70693)||1999 UR23|| align=right|14,8|| align=right|2,309|| align=right|0,080|| align=right|6,51|| align=right|3,507||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70694)||1999 US23|| align=right|14,9|| align=right|2,408|| align=right|0,083|| align=right|5,55|| align=right|3,736||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70695)||1999 UL25|| align=right|15,0|| align=right|2,562|| align=right|0,070|| align=right|3,02|| align=right|4,100||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70696)||1999 UA26|| align=right|15,2|| align=right|2,627|| align=right|0,042|| align=right|12,97|| align=right|4,257||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70697)||1999 UR26|| align=right|14,9|| align=right|2,714|| align=right|0,170|| align=right|12,57|| align=right|4,469||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70698)||1999 UW26|| align=right|15,4|| align=right|2,596|| align=right|0,102|| align=right|15,51|| align=right|4,183||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70699)||1999 US27|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,117|| align=right|2,11|| align=right|3,692||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70700)||1999 UQ28|| align=right|15,1|| align=right|2,419|| align=right|0,024|| align=right|8,41|| align=right|3,761||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70701)||1999 UT34|| align=right|16,3|| align=right|2,524|| align=right|0,131|| align=right|2,90|| align=right|4,009||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70702)||1999 UQ36|| align=right|16,0|| align=right|2,455|| align=right|0,155|| align=right|2,84|| align=right|3,846||MBA||16. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70703)||1999 UO38|| align=right|14,1|| align=right|2,334|| align=right|0,045|| align=right|6,48|| align=right|3,564||MBA||29. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70704)||1999 UG39|| align=right|15,1|| align=right|2,535|| align=right|0,059|| align=right|13,51|| align=right|4,036||MBA||30. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70705)||1999 UK40|| align=right|16,1|| align=right|2,607|| align=right|0,134|| align=right|13,88|| align=right|4,208||MBA||16. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70706)||1999 UM41|| align=right|16,0|| align=right|2,666|| align=right|0,026|| align=right|3,91|| align=right|4,351||MBA||18. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70707)||1999 UC42|| align=right|15,0|| align=right|2,663|| align=right|0,026|| align=right|6,56|| align=right|4,345||MBA||20. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70708)||1999 UR43|| align=right|14,4|| align=right|2,641|| align=right|0,288|| align=right|23,31|| align=right|4,292||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70709)||1999 UB44|| align=right|15,0|| align=right|2,753|| align=right|0,102|| align=right|3,78|| align=right|4,567||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70710)||1999 UE44|| align=right|15,4|| align=right|2,565|| align=right|0,053|| align=right|4,02|| align=right|4,107||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70711)||1999 UU44|| align=right|15,5|| align=right|2,408|| align=right|0,192|| align=right|3,17|| align=right|3,737||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70712)||1999 UW45|| align=right|17,0|| align=right|2,655|| align=right|0,194|| align=right|12,10|| align=right|4,325||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70713)||1999 UL46|| align=right|15,6|| align=right|2,581|| align=right|0,142|| align=right|7,46|| align=right|4,145||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70714)||1999 UX47|| align=right|15,4|| align=right|2,636|| align=right|0,061|| align=right|7,11|| align=right|4,278||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70715)||1999 UP49|| align=right|15,8|| align=right|2,555|| align=right|0,198|| align=right|5,59|| align=right|4,082||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70716)||1999 UF50|| align=right|16,6|| align=right|2,569|| align=right|0,223|| align=right|6,08|| align=right|4,117||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70717)||1999 UB51|| align=right|15,4|| align=right|2,608|| align=right|0,182|| align=right|14,57|| align=right|4,211||MBA||31. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70718)||1999 UY51|| align=right|14,9|| align=right|2,598|| align=right|0,232|| align=right|11,87|| align=right|4,186||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70719)||1999 UB52|| align=right|15,7|| align=right|2,573|| align=right|0,188|| align=right|11,80|| align=right|4,126||MBA||31. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70720)||1999 UB53|| align=right|13,5|| align=right|2,648|| align=right|0,030|| align=right|22,83|| align=right|4,309||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(70721)||1999 VD|| align=right|16,3|| align=right|2,582|| align=right|0,105|| align=right|5,35|| align=right|4,149||MBA||1. listopadu 1999||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(70722)||1999 VY|| align=right|16,1|| align=right|2,574|| align=right|0,199|| align=right|7,58|| align=right|4,130||MBA||1. listopadu 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(70723)||1999 VK1|| align=right|15,1|| align=right|2,557|| align=right|0,071|| align=right|4,21|| align=right|4,088||MBA||3. listopadu 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; P. M. Motl
|-
|(70724)||1999 VS1|| align=right|15,2|| align=right|2,717|| align=right|0,173|| align=right|7,26|| align=right|4,477||MBA||4. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(70725)||1999 VH2|| align=right|14,6|| align=right|2,596|| align=right|0,168|| align=right|2,75|| align=right|4,182||MBA||5. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(70726)||1999 VS2|| align=right|15,6|| align=right|2,611|| align=right|0,194|| align=right|14,39|| align=right|4,218||MBA||1. listopadu 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(70727)||1999 VX3|| align=right|15,2|| align=right|2,681|| align=right|0,098|| align=right|12,78|| align=right|4,390||MBA||1. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70728)||1999 VA4|| align=right|15,3|| align=right|2,397|| align=right|0,223|| align=right|3,16|| align=right|3,710||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(70729)||1999 VU4|| align=right|14,8|| align=right|2,745|| align=right|0,043|| align=right|5,63|| align=right|4,547||MBA||5. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70730)||1999 VN5|| align=right|15,0|| align=right|2,593|| align=right|0,190|| align=right|7,26|| align=right|4,176||MBA||6. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(70731)||1999 VA6|| align=right|15,4|| align=right|2,733|| align=right|0,225|| align=right|12,55|| align=right|4,516||MBA||5. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70732)||1999 VG6|| align=right|14,8|| align=right|2,564|| align=right|0,280|| align=right|2,96|| align=right|4,105||MBA||5. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70733)||1999 VV6|| align=right|15,1|| align=right|2,438|| align=right|0,210|| align=right|3,38|| align=right|3,807||MBA||8. listopadu 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(70734)||1999 VS8|| align=right|16,0|| align=right|2,582|| align=right|0,212|| align=right|13,56|| align=right|4,148||MBA||8. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(70735)||1999 VZ8|| align=right|13,9|| align=right|2,546|| align=right|0,233|| align=right|13,42|| align=right|4,062||MBA||9. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(70736)||1999 VM10|| align=right|14,3|| align=right|2,634|| align=right|0,287|| align=right|8,42|| align=right|4,273||MBA||9. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70737)||1999 VA11|| align=right|15,6|| align=right|2,647|| align=right|0,224|| align=right|4,76|| align=right|4,307||MBA||8. listopadu 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(70738)||1999 VF11|| align=right|15,9|| align=right|2,622|| align=right|0,204|| align=right|13,63|| align=right|4,246||MBA||8. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70739)||1999 VN17|| align=right|16,2|| align=right|2,714|| align=right|0,164|| align=right|1,89|| align=right|4,471||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70740)||1999 VG18|| align=right|16,1|| align=right|2,659|| align=right|0,149|| align=right|1,56|| align=right|4,336||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70741)||1999 VO18|| align=right|15,2|| align=right|2,689|| align=right|0,048|| align=right|1,66|| align=right|4,410||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70742)||1999 VF19|| align=right|15,7|| align=right|2,634|| align=right|0,144|| align=right|3,36|| align=right|4,275||MBA||8. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70743)||1999 VG19|| align=right|14,6|| align=right|2,796|| align=right|0,128|| align=right|9,85|| align=right|4,675||MBA||9. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70744)||1999 VW20|| align=right|14,8|| align=right|2,427|| align=right|0,159|| align=right|10,51|| align=right|3,779||MBA||9. listopadu 1999||San Marcello||L. Tesi; G. Forti
|-
|(70745) Aleserpieri||1999 VZ20|| align=right|14,6|| align=right|2,578|| align=right|0,060|| align=right|10,44|| align=right|4,138||MBA||9. listopadu 1999||Pianoro||V. Goretti
|-
|(70746)||1999 VQ22|| align=right|13,8|| align=right|2,547|| align=right|0,145|| align=right|11,90|| align=right|4,064||MBA||13. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(70747)||1999 VT22|| align=right|13,5|| align=right|2,656|| align=right|0,141|| align=right|8,51|| align=right|4,328||MBA||13. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(70748)||1999 VV22|| align=right|13,8|| align=right|2,751|| align=right|0,136|| align=right|36,31|| align=right|4,561||MBA||13. listopadu 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(70749)||1999 VS23|| align=right|14,6|| align=right|2,535|| align=right|0,183|| align=right|4,22|| align=right|4,035||MBA||14. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(70750)||1999 VJ24|| align=right|13,3|| align=right|2,461|| align=right|0,204|| align=right|10,36|| align=right|3,860||MBA||15. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(70751)||1999 VZ24|| align=right|13,6|| align=right|2,759|| align=right|0,135|| align=right|10,43|| align=right|4,583||MBA||13. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70752)||1999 VB25|| align=right|14,8|| align=right|2,699|| align=right|0,169|| align=right|13,90|| align=right|4,432||MBA||13. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70753)||1999 VL26|| align=right|15,4|| align=right|2,628|| align=right|0,123|| align=right|3,12|| align=right|4,260||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70754)||1999 VO26|| align=right|14,6|| align=right|2,705|| align=right|0,095|| align=right|3,74|| align=right|4,449||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70755)||1999 VB27|| align=right|15,5|| align=right|2,668|| align=right|0,148|| align=right|1,45|| align=right|4,356||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70756)||1999 VV28|| align=right|14,6|| align=right|2,563|| align=right|0,079|| align=right|7,44|| align=right|4,102||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70757)||1999 VL29|| align=right|14,4|| align=right|2,651|| align=right|0,072|| align=right|9,91|| align=right|4,315||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70758)||1999 VB30|| align=right|14,8|| align=right|2,700|| align=right|0,148|| align=right|2,92|| align=right|4,435||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70759)||1999 VP30|| align=right|15,1|| align=right|2,727|| align=right|0,169|| align=right|15,46|| align=right|4,503||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70760)||1999 VJ31|| align=right|14,6|| align=right|2,394|| align=right|0,152|| align=right|10,55|| align=right|3,704||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70761)||1999 VP32|| align=right|15,9|| align=right|2,652|| align=right|0,039|| align=right|13,20|| align=right|4,318||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70762)||1999 VZ32|| align=right|14,9|| align=right|2,785|| align=right|0,160|| align=right|6,80|| align=right|4,647||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70763)||1999 VA33|| align=right|15,2|| align=right|2,992|| align=right|0,147|| align=right|0,82|| align=right|5,174||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70764)||1999 VH33|| align=right|15,5|| align=right|2,668|| align=right|0,191|| align=right|11,88|| align=right|4,357||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70765)||1999 VK33|| align=right|15,5|| align=right|2,641|| align=right|0,231|| align=right|1,46|| align=right|4,291||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70766)||1999 VO33|| align=right|15,7|| align=right|2,655|| align=right|0,030|| align=right|2,64|| align=right|4,326||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70767)||1999 VP33|| align=right|14,5|| align=right|2,986|| align=right|0,065|| align=right|12,38|| align=right|5,158||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70768)||1999 VS35|| align=right|13,9|| align=right|2,602|| align=right|0,102|| align=right|15,51|| align=right|4,196||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70769)||1999 VL36|| align=right|15,1|| align=right|2,784|| align=right|0,103|| align=right|3,08|| align=right|4,644||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70770)||1999 VN36|| align=right|14,4|| align=right|2,568|| align=right|0,304|| align=right|7,65|| align=right|4,115||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70771)||1999 VA37|| align=right|13,6|| align=right|2,580|| align=right|0,108|| align=right|17,71|| align=right|4,144||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70772)||1999 VD37|| align=right|15,7|| align=right|2,542|| align=right|0,225|| align=right|5,87|| align=right|4,052||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70773)||1999 VK37|| align=right|15,0|| align=right|2,776|| align=right|0,114|| align=right|3,98|| align=right|4,625||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70774)||1999 VS37|| align=right|13,7|| align=right|3,110|| align=right|0,111|| align=right|4,85|| align=right|5,483||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70775)||1999 VO38|| align=right|15,4|| align=right|2,555|| align=right|0,118|| align=right|5,14|| align=right|4,084||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70776)||1999 VH39|| align=right|15,4|| align=right|2,665|| align=right|0,020|| align=right|2,62|| align=right|4,349||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70777)||1999 VG40|| align=right|14,5|| align=right|2,935|| align=right|0,096|| align=right|1,73|| align=right|5,028||MBA||15. listopadu 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(70778)||1999 VH40|| align=right|14,6|| align=right|2,615|| align=right|0,028|| align=right|2,67|| align=right|4,228||MBA||5. listopadu 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(70779)||1999 VT41|| align=right|15,2|| align=right|2,619|| align=right|0,089|| align=right|15,06|| align=right|4,239||MBA||4. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70780)||1999 VD43|| align=right|15,4|| align=right|2,770|| align=right|0,047|| align=right|3,95|| align=right|4,610||MBA||4. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70781)||1999 VR43|| align=right|15,5|| align=right|2,647|| align=right|0,128|| align=right|3,23|| align=right|4,306||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(70782)||1999 VS43|| align=right|15,4|| align=right|2,607|| align=right|0,128|| align=right|2,94|| align=right|4,210||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(70783)||1999 VK44|| align=right|15,0|| align=right|2,620|| align=right|0,132|| align=right|3,58|| align=right|4,240||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(70784)||1999 VO45|| align=right|15,6|| align=right|2,478|| align=right|0,102|| align=right|4,32|| align=right|3,900||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(70785)||1999 VW46|| align=right|14,8|| align=right|2,372|| align=right|0,195|| align=right|23,58|| align=right|3,652||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70786)||1999 VY46|| align=right|14,3|| align=right|2,605|| align=right|0,145|| align=right|19,43|| align=right|4,205||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70787)||1999 VE47|| align=right|14,7|| align=right|2,549|| align=right|0,163|| align=right|14,51|| align=right|4,068||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70788)||1999 VQ47|| align=right|14,5|| align=right|2,620|| align=right|0,122|| align=right|8,93|| align=right|4,240||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70789)||1999 VF49|| align=right|14,8|| align=right|2,672|| align=right|0,078|| align=right|13,97|| align=right|4,368||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70790)||1999 VS49|| align=right|15,6|| align=right|2,747|| align=right|0,104|| align=right|4,79|| align=right|4,552||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70791)||1999 VX49|| align=right|16,2|| align=right|2,590|| align=right|0,146|| align=right|1,11|| align=right|4,168||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70792)||1999 VK50|| align=right|15,5|| align=right|2,630|| align=right|0,101|| align=right|4,01|| align=right|4,264||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70793)||1999 VW50|| align=right|14,1|| align=right|2,738|| align=right|0,052|| align=right|8,61|| align=right|4,530||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70794)||1999 VX51|| align=right|14,7|| align=right|2,536|| align=right|0,125|| align=right|6,63|| align=right|4,037||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70795)||1999 VF53|| align=right|14,4|| align=right|2,592|| align=right|0,267|| align=right|5,44|| align=right|4,173||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70796)||1999 VZ53|| align=right|15,3|| align=right|2,665|| align=right|0,040|| align=right|2,76|| align=right|4,350||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70797)||1999 VF54|| align=right|16,3|| align=right|2,556|| align=right|0,175|| align=right|1,39|| align=right|4,086||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70798)||1999 VJ54|| align=right|15,6|| align=right|2,666|| align=right|0,004|| align=right|2,24|| align=right|4,351||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70799)||1999 VY55|| align=right|15,5|| align=right|2,544|| align=right|0,197|| align=right|6,88|| align=right|4,056||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70800)||1999 VE56|| align=right|14,3|| align=right|2,804|| align=right|0,159|| align=right|9,16|| align=right|4,694||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70801)||1999 VF61|| align=right|15,9|| align=right|2,404|| align=right|0,210|| align=right|3,21|| align=right|3,727||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70802)||1999 VV61|| align=right|15,0|| align=right|2,852|| align=right|0,062|| align=right|4,33|| align=right|4,817||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70803)||1999 VH62|| align=right|14,9|| align=right|2,745|| align=right|0,080|| align=right|4,05|| align=right|4,548||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70804)||1999 VL62|| align=right|16,2|| align=right|2,699|| align=right|0,180|| align=right|2,01|| align=right|4,433||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70805)||1999 VV62|| align=right|15,7|| align=right|2,654|| align=right|0,178|| align=right|10,90|| align=right|4,323||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70806)||1999 VD64|| align=right|15,1|| align=right|2,612|| align=right|0,163|| align=right|13,23|| align=right|4,220||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70807)||1999 VK64|| align=right|15,4|| align=right|2,722|| align=right|0,039|| align=right|11,27|| align=right|4,491||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70808)||1999 VJ66|| align=right|15,2|| align=right|2,731|| align=right|0,185|| align=right|10,44|| align=right|4,512||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70809)||1999 VF68|| align=right|15,8|| align=right|2,586|| align=right|0,144|| align=right|5,52|| align=right|4,157||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70810)||1999 VM68|| align=right|14,9|| align=right|2,650|| align=right|0,224|| align=right|13,07|| align=right|4,314||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70811)||1999 VO68|| align=right|14,4|| align=right|2,664|| align=right|0,145|| align=right|10,50|| align=right|4,347||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70812)||1999 VB69|| align=right|15,0|| align=right|2,626|| align=right|0,176|| align=right|11,03|| align=right|4,256||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70813)||1999 VR69|| align=right|15,2|| align=right|2,628|| align=right|0,171|| align=right|9,07|| align=right|4,260||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70814)||1999 VT71|| align=right|15,9|| align=right|2,590|| align=right|0,126|| align=right|2,00|| align=right|4,167||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70815)||1999 VR72|| align=right|14,9|| align=right|2,587|| align=right|0,188|| align=right|9,77|| align=right|4,161||MBA||15. listopadu 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(70816)||1999 VY73|| align=right|16,0|| align=right|2,562|| align=right|0,066|| align=right|5,91|| align=right|4,099||MBA||1. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70817)||1999 VS75|| align=right|16,1|| align=right|2,807|| align=right|0,105|| align=right|3,47|| align=right|4,702||MBA||5. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70818)||1999 VJ77|| align=right|15,3|| align=right|2,574|| align=right|0,228|| align=right|4,57|| align=right|4,129||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70819)||1999 VM77|| align=right|14,9|| align=right|2,568|| align=right|0,075|| align=right|14,23|| align=right|4,116||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70820)||1999 VS79|| align=right|15,7|| align=right|2,538|| align=right|0,056|| align=right|1,98|| align=right|4,042||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70821)||1999 VX79|| align=right|15,6|| align=right|2,450|| align=right|0,078|| align=right|2,23|| align=right|3,833||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70822)||1999 VZ79|| align=right|15,4|| align=right|2,678|| align=right|0,158|| align=right|13,54|| align=right|4,381||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70823)||1999 VH81|| align=right|15,1|| align=right|2,801|| align=right|0,102|| align=right|4,52|| align=right|4,687||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70824)||1999 VL81|| align=right|14,7|| align=right|2,563|| align=right|0,235|| align=right|12,34|| align=right|4,102||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70825)||1999 VZ81|| align=right|14,9|| align=right|2,688|| align=right|0,091|| align=right|5,58|| align=right|4,406||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70826)||1999 VA82|| align=right|15,7|| align=right|2,599|| align=right|0,054|| align=right|2,12|| align=right|4,189||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70827)||1999 VN82|| align=right|15,5|| align=right|2,589|| align=right|0,119|| align=right|12,69|| align=right|4,164||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70828)||1999 VV85|| align=right|15,9|| align=right|2,573|| align=right|0,264|| align=right|6,45|| align=right|4,127||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70829)||1999 VX86|| align=right|14,1|| align=right|2,535|| align=right|0,100|| align=right|13,71|| align=right|4,035||MBA||7. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70830)||1999 VZ86|| align=right|14,2|| align=right|2,647|| align=right|0,028|| align=right|15,27|| align=right|4,306||MBA||7. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70831)||1999 VG89|| align=right|15,5|| align=right|2,634|| align=right|0,123|| align=right|11,83|| align=right|4,275||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70832)||1999 VM90|| align=right|15,5|| align=right|2,636|| align=right|0,132|| align=right|13,72|| align=right|4,278||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70833)||1999 VP90|| align=right|15,0|| align=right|2,425|| align=right|0,157|| align=right|5,76|| align=right|3,776||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70834)||1999 VU90|| align=right|14,9|| align=right|2,609|| align=right|0,146|| align=right|5,10|| align=right|4,214||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70835)||1999 VY90|| align=right|15,7|| align=right|2,583|| align=right|0,053|| align=right|12,89|| align=right|4,150||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70836)||1999 VW91|| align=right|16,1|| align=right|2,551|| align=right|0,075|| align=right|11,49|| align=right|4,073||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70837)||1999 VX91|| align=right|16,3|| align=right|2,529|| align=right|0,192|| align=right|14,56|| align=right|4,022||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70838)||1999 VA94|| align=right|16,3|| align=right|2,585|| align=right|0,194|| align=right|3,90|| align=right|4,156||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70839)||1999 VR95|| align=right|15,4|| align=right|2,526|| align=right|0,104|| align=right|4,28|| align=right|4,013||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70840)||1999 VO96|| align=right|15,7|| align=right|2,643|| align=right|0,040|| align=right|3,45|| align=right|4,295||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70841)||1999 VS96|| align=right|15,2|| align=right|2,564|| align=right|0,128|| align=right|11,31|| align=right|4,105||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70842)||1999 VX96|| align=right|14,7|| align=right|2,624|| align=right|0,054|| align=right|3,52|| align=right|4,250||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70843)||1999 VD99|| align=right|16,4|| align=right|2,606|| align=right|0,156|| align=right|0,61|| align=right|4,205||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70844)||1999 VN105|| align=right|16,1|| align=right|2,733|| align=right|0,077|| align=right|4,06|| align=right|4,517||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70845)||1999 VO106|| align=right|16,3|| align=right|2,647|| align=right|0,097|| align=right|2,50|| align=right|4,307||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70846)||1999 VK108|| align=right|16,0|| align=right|2,642|| align=right|0,054|| align=right|2,90|| align=right|4,295||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70847)||1999 VM112|| align=right|15,4|| align=right|2,567|| align=right|0,149|| align=right|1,08|| align=right|4,113||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70848)||1999 VO112|| align=right|14,4|| align=right|3,003|| align=right|0,056|| align=right|1,26|| align=right|5,203||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70849)||1999 VP112|| align=right|14,2|| align=right|2,876|| align=right|0,055|| align=right|3,00|| align=right|4,876||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70850)||1999 VU113|| align=right|15,1|| align=right|2,747|| align=right|0,043|| align=right|4,09|| align=right|4,552||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(70851)||1999 VW113|| align=right|15,7|| align=right|2,455|| align=right|0,116|| align=right|7,40|| align=right|3,846||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(70852)||1999 VY113|| align=right|15,6|| align=right|2,570|| align=right|0,148|| align=right|12,45|| align=right|4,120||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(70853)||1999 VN114|| align=right|15,3|| align=right|2,568|| align=right|0,100|| align=right|8,43|| align=right|4,115||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(70854)||1999 VP115|| align=right|16,1|| align=right|2,739|| align=right|0,070|| align=right|3,06|| align=right|4,533||MBA||4. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70855)||1999 VS117|| align=right|16,7|| align=right|2,593|| align=right|0,065|| align=right|3,47|| align=right|4,175||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70856)||1999 VD121|| align=right|15,7|| align=right|2,719|| align=right|0,191|| align=right|14,53|| align=right|4,483||MBA||4. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70857)||1999 VH122|| align=right|15,4|| align=right|2,731|| align=right|0,038|| align=right|5,33|| align=right|4,512||MBA||4. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70858)||1999 VH126|| align=right|15,9|| align=right|2,619|| align=right|0,092|| align=right|1,10|| align=right|4,239||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70859)||1999 VN130|| align=right|15,2|| align=right|2,736|| align=right|0,073|| align=right|7,46|| align=right|4,525||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70860)||1999 VW133|| align=right|15,4|| align=right|2,728|| align=right|0,029|| align=right|4,82|| align=right|4,504||MBA||10. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70861)||1999 VN134|| align=right|15,5|| align=right|2,595|| align=right|0,036|| align=right|0,79|| align=right|4,179||MBA||10. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70862)||1999 VJ139|| align=right|15,5|| align=right|2,536|| align=right|0,098|| align=right|4,11|| align=right|4,039||MBA||10. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70863)||1999 VX143|| align=right|15,6|| align=right|2,703|| align=right|0,111|| align=right|7,07|| align=right|4,444||MBA||11. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(70864)||1999 VB146|| align=right|15,4|| align=right|2,315|| align=right|0,079|| align=right|3,06|| align=right|3,523||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70865)||1999 VP147|| align=right|15,5|| align=right|2,555|| align=right|0,223|| align=right|2,34|| align=right|4,083||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70866)||1999 VM149|| align=right|15,1|| align=right|2,781|| align=right|0,083|| align=right|4,08|| align=right|4,637||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70867)||1999 VA150|| align=right|15,4|| align=right|2,671|| align=right|0,101|| align=right|2,96|| align=right|4,365||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70868)||1999 VL151|| align=right|16,0|| align=right|2,732|| align=right|0,081|| align=right|2,24|| align=right|4,515||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70869)||1999 VR154|| align=right|16,5|| align=right|2,760|| align=right|0,214|| align=right|2,72|| align=right|4,585||MBA||12. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70870)||1999 VL156|| align=right|14,9|| align=right|2,742|| align=right|0,129|| align=right|9,61|| align=right|4,541||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70871)||1999 VS156|| align=right|15,6|| align=right|2,738|| align=right|0,066|| align=right|1,99|| align=right|4,529||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70872)||1999 VP157|| align=right|15,0|| align=right|2,397|| align=right|0,089|| align=right|8,26|| align=right|3,710||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70873)||1999 VJ158|| align=right|15,8|| align=right|2,847|| align=right|0,078|| align=right|1,34|| align=right|4,802||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70874)||1999 VR159|| align=right|15,2|| align=right|2,650|| align=right|0,083|| align=right|14,07|| align=right|4,313||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70875)||1999 VW159|| align=right|15,3|| align=right|2,744|| align=right|0,101|| align=right|4,62|| align=right|4,545||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70876)||1999 VE160|| align=right|15,9|| align=right|2,440|| align=right|0,213|| align=right|3,55|| align=right|3,811||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70877)||1999 VL160|| align=right|14,7|| align=right|2,585|| align=right|0,177|| align=right|9,09|| align=right|4,156||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70878)||1999 VF161|| align=right|16,5|| align=right|2,701|| align=right|0,092|| align=right|1,31|| align=right|4,438||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70879)||1999 VF162|| align=right|15,4|| align=right|2,709|| align=right|0,020|| align=right|5,52|| align=right|4,457||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70880)||1999 VL162|| align=right|15,6|| align=right|2,652|| align=right|0,095|| align=right|3,04|| align=right|4,319||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70881)||1999 VO162|| align=right|15,5|| align=right|2,768|| align=right|0,097|| align=right|3,82|| align=right|4,605||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70882)||1999 VP162|| align=right|15,5|| align=right|2,692|| align=right|0,147|| align=right|13,75|| align=right|4,415||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70883)||1999 VX162|| align=right|16,2|| align=right|2,561|| align=right|0,178|| align=right|2,12|| align=right|4,097||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70884)||1999 VF163|| align=right|16,3|| align=right|2,661|| align=right|0,240|| align=right|6,77|| align=right|4,341||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70885)||1999 VS163|| align=right|16,2|| align=right|2,604|| align=right|0,145|| align=right|0,82|| align=right|4,201||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70886)||1999 VY163|| align=right|15,5|| align=right|2,701|| align=right|0,091|| align=right|1,39|| align=right|4,438||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70887)||1999 VY166|| align=right|14,8|| align=right|2,792|| align=right|0,181|| align=right|8,55|| align=right|4,665||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70888)||1999 VA167|| align=right|15,8|| align=right|2,655|| align=right|0,098|| align=right|4,20|| align=right|4,325||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70889)||1999 VX167|| align=right|14,9|| align=right|2,710|| align=right|0,075|| align=right|10,35|| align=right|4,460||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70890)||1999 VZ167|| align=right|15,2|| align=right|2,448|| align=right|0,201|| align=right|2,89|| align=right|3,829||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70891)||1999 VD168|| align=right|16,0|| align=right|2,586|| align=right|0,046|| align=right|14,09|| align=right|4,159||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70892)||1999 VY168|| align=right|14,8|| align=right|2,753|| align=right|0,173|| align=right|10,13|| align=right|4,568||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70893)||1999 VT169|| align=right|15,7|| align=right|2,728|| align=right|0,034|| align=right|6,43|| align=right|4,505||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70894)||1999 VY170|| align=right|15,0|| align=right|2,778|| align=right|0,020|| align=right|4,98|| align=right|4,630||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70895)||1999 VC172|| align=right|15,5|| align=right|2,842|| align=right|0,047|| align=right|2,44|| align=right|4,791||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70896)||1999 VH172|| align=right|14,6|| align=right|2,546|| align=right|0,196|| align=right|4,21|| align=right|4,061||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70897)||1999 VG174|| align=right|13,2|| align=right|2,852|| align=right|0,195|| align=right|13,73|| align=right|4,817||MBA||5. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70898)||1999 VR176|| align=right|15,3|| align=right|2,620|| align=right|0,172|| align=right|13,24|| align=right|4,241||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70899)||1999 VS176|| align=right|15,0|| align=right|2,468|| align=right|0,091|| align=right|7,02|| align=right|3,877||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70900)||1999 VF177|| align=right|15,0|| align=right|2,594|| align=right|0,024|| align=right|21,58|| align=right|4,177||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70901)||1999 VD178|| align=right|15,7|| align=right|2,487|| align=right|0,134|| align=right|5,39|| align=right|3,921||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70902)||1999 VH178|| align=right|15,7|| align=right|2,420|| align=right|0,170|| align=right|11,27|| align=right|3,764||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70903)||1999 VD179|| align=right|14,5|| align=right|2,575|| align=right|0,144|| align=right|13,93|| align=right|4,131||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70904)||1999 VB184|| align=right|15,9|| align=right|2,728|| align=right|0,148|| align=right|2,91|| align=right|4,506||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70905)||1999 VF185|| align=right|14,8|| align=right|2,898|| align=right|0,117|| align=right|4,12|| align=right|4,933||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70906)||1999 VL185|| align=right|15,9|| align=right|2,532|| align=right|0,118|| align=right|3,87|| align=right|4,029||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70907)||1999 VB186|| align=right|15,2|| align=right|2,763|| align=right|0,081|| align=right|5,24|| align=right|4,593||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70908)||1999 VD186|| align=right|14,7|| align=right|2,698|| align=right|0,068|| align=right|3,36|| align=right|4,430||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70909)||1999 VG186|| align=right|14,7|| align=right|2,651|| align=right|0,076|| align=right|14,96|| align=right|4,316||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70910)||1999 VJ186|| align=right|16,1|| align=right|2,567|| align=right|0,116|| align=right|3,87|| align=right|4,113||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70911)||1999 VT186|| align=right|15,8|| align=right|2,671|| align=right|0,079|| align=right|3,71|| align=right|4,365||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70912)||1999 VC187|| align=right|16,0|| align=right|2,545|| align=right|0,211|| align=right|3,49|| align=right|4,059||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70913)||1999 VP187|| align=right|15,9|| align=right|2,741|| align=right|0,055|| align=right|3,04|| align=right|4,537||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70914)||1999 VA194|| align=right|15,9|| align=right|2,586|| align=right|0,108|| align=right|8,68|| align=right|4,158||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70915)||1999 VN194|| align=right|15,8|| align=right|2,566|| align=right|0,120|| align=right|8,68|| align=right|4,110||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(70916)||1999 VH195|| align=right|16,2|| align=right|2,551|| align=right|0,116|| align=right|6,00|| align=right|4,074||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(70917)||1999 VN195|| align=right|14,8|| align=right|2,748|| align=right|0,073|| align=right|5,86|| align=right|4,554||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(70918)||1999 VY195|| align=right|15,1|| align=right|2,407|| align=right|0,069|| align=right|5,67|| align=right|3,734||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(70919)||1999 VA196|| align=right|16,0|| align=right|2,421|| align=right|0,130|| align=right|5,22|| align=right|3,766||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(70920)||1999 VG196|| align=right|14,6|| align=right|2,604|| align=right|0,142|| align=right|14,00|| align=right|4,200||MBA||4. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70921)||1999 VY196|| align=right|14,8|| align=right|2,760|| align=right|0,121|| align=right|12,17|| align=right|4,585||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(70922)||1999 VZ196|| align=right|15,4|| align=right|2,567|| align=right|0,140|| align=right|10,33|| align=right|4,112||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(70923)||1999 VY197|| align=right|15,5|| align=right|2,635|| align=right|0,086|| align=right|13,59|| align=right|4,277||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(70924)||1999 VC205|| align=right|16,3|| align=right|2,700|| align=right|0,037|| align=right|1,47|| align=right|4,437||MBA||10. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70925)||1999 VK205|| align=right|14,7|| align=right|2,658|| align=right|0,127|| align=right|12,47|| align=right|4,333||MBA||7. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70926)||1999 VJ208|| align=right|16,0|| align=right|2,653|| align=right|0,052|| align=right|2,97|| align=right|4,320||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70927)||1999 VX210|| align=right|15,2|| align=right|2,671|| align=right|0,118|| align=right|3,69|| align=right|4,365||MBA||13. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(70928)||1999 VS211|| align=right|16,1|| align=right|2,768|| align=right|0,032|| align=right|3,46|| align=right|4,605||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70929)||1999 VN216|| align=right|15,5|| align=right|2,552|| align=right|0,209|| align=right|6,36|| align=right|4,077||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70930)||1999 VN218|| align=right|16,2|| align=right|2,527|| align=right|0,160|| align=right|9,67|| align=right|4,016||MBA||1. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70931)||1999 VW219|| align=right|15,6|| align=right|2,610|| align=right|0,135|| align=right|12,85|| align=right|4,217||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70932)||1999 VX223|| align=right|15,1|| align=right|2,782|| align=right|0,099|| align=right|8,80|| align=right|4,639||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70933)||1999 VY223|| align=right|15,6|| align=right|2,541|| align=right|0,213|| align=right|8,82|| align=right|4,049||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70934)||1999 VN225|| align=right|16,7|| align=right|2,616|| align=right|0,182|| align=right|12,35|| align=right|4,230||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70935)||1999 WG|| align=right|14,5|| align=right|2,603|| align=right|0,183|| align=right|10,03|| align=right|4,199||MBA||16. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70936) Kámen||1999 WK1|| align=right|14,2|| align=right|2,750|| align=right|0,091|| align=right|5,97|| align=right|4,560||MBA||28. listopadu 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(70937)||1999 WT2|| align=right|16,3|| align=right|2,733|| align=right|0,228|| align=right|1,45|| align=right|4,518||MBA||29. listopadu 1999||Kleť||Klet
|-
|(70938)||1999 WZ3|| align=right|14,3|| align=right|2,873|| align=right|0,049|| align=right|1,42|| align=right|4,870||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70939)||1999 WS5|| align=right|16,4|| align=right|2,595|| align=right|0,101|| align=right|10,01|| align=right|4,179||MBA||29. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70940)||1999 WT5|| align=right|15,2|| align=right|2,457|| align=right|0,094|| align=right|6,72|| align=right|3,850||MBA||29. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70941)||1999 WJ6|| align=right|15,8|| align=right|2,626|| align=right|0,109|| align=right|2,62|| align=right|4,254||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70942)||1999 WV8|| align=right|15,6|| align=right|2,597|| align=right|0,238|| align=right|4,23|| align=right|4,184||MBA||28. listopadu 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(70943)||1999 WM9|| align=right|15,7|| align=right|2,733|| align=right|0,032|| align=right|5,76|| align=right|4,517||MBA||29. listopadu 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(70944)||1999 WX9|| align=right|14,3|| align=right|2,642|| align=right|0,106|| align=right|12,32|| align=right|4,293||MBA||30. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70945)||1999 WB10|| align=right|13,7|| align=right|2,940|| align=right|0,234|| align=right|16,59|| align=right|5,040||MBA||30. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70946)||1999 WD10|| align=right|14,9|| align=right|2,610|| align=right|0,183|| align=right|3,81|| align=right|4,215||MBA||30. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70947)||1999 WT11|| align=right|15,6|| align=right|2,547|| align=right|0,159|| align=right|15,37|| align=right|4,063||MBA||28. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70948)||1999 WW16|| align=right|15,8|| align=right|2,547|| align=right|0,245|| align=right|15,47|| align=right|4,064||MBA||30. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70949)||1999 WX17|| align=right|15,8|| align=right|2,588|| align=right|0,080|| align=right|5,04|| align=right|4,164||MBA||30. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70950)||1999 WU18|| align=right|16,9|| align=right|2,651|| align=right|0,138|| align=right|2,24|| align=right|4,317||MBA||30. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70951)||1999 WV22|| align=right|15,9|| align=right|2,761|| align=right|0,070|| align=right|4,78|| align=right|4,587||MBA||17. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70952)||1999 XE|| align=right|15,5|| align=right|2,616|| align=right|0,193|| align=right|1,82|| align=right|4,231||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70953)||1999 XY1|| align=right|14,8|| align=right|2,524|| align=right|0,228|| align=right|18,34|| align=right|4,010||MBA||3. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(70954)||1999 XK2|| align=right|14,6|| align=right|3,178|| align=right|0,133|| align=right|2,49|| align=right|5,666||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70955)||1999 XX2|| align=right|15,6|| align=right|2,673|| align=right|0,138|| align=right|12,67|| align=right|4,369||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(70956)||1999 XW4|| align=right|16,2|| align=right|2,620|| align=right|0,202|| align=right|2,13|| align=right|4,240||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(70957)||1999 XQ5|| align=right|14,1|| align=right|2,712|| align=right|0,096|| align=right|16,59|| align=right|4,465||MBA||7. prosince 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(70958)||1999 XC6|| align=right|15,7|| align=right|2,754|| align=right|0,206|| align=right|2,77|| align=right|4,570||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(70959)||1999 XC7|| align=right|16,5|| align=right|2,652|| align=right|0,192|| align=right|2,35|| align=right|4,318||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(70960)||1999 XH7|| align=right|14,2|| align=right|2,641|| align=right|0,115|| align=right|14,41|| align=right|4,292||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(70961)||1999 XY7|| align=right|15,0|| align=right|2,431|| align=right|0,183|| align=right|12,46|| align=right|3,789||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70962)||1999 XL9|| align=right|15,8|| align=right|2,744|| align=right|0,185|| align=right|6,99|| align=right|4,545||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(70963)||1999 XT10|| align=right|15,1|| align=right|2,577|| align=right|0,122|| align=right|10,63|| align=right|4,136||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(70964)||1999 XK12|| align=right|14,0|| align=right|2,575|| align=right|0,198|| align=right|13,42|| align=right|4,131||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70965)||1999 XC13|| align=right|15,5|| align=right|2,566|| align=right|0,077|| align=right|8,73|| align=right|4,109||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70966)||1999 XD18|| align=right|14,7|| align=right|2,582|| align=right|0,091|| align=right|15,93|| align=right|4,149||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70967)||1999 XG18|| align=right|15,3|| align=right|2,367|| align=right|0,190|| align=right|5,47|| align=right|3,641||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70968)||1999 XA20|| align=right|13,8|| align=right|2,749|| align=right|0,113|| align=right|13,93|| align=right|4,556||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70969)||1999 XG20|| align=right|14,2|| align=right|2,602|| align=right|0,116|| align=right|13,12|| align=right|4,196||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70970)||1999 XH20|| align=right|13,8|| align=right|2,667|| align=right|0,053|| align=right|9,20|| align=right|4,355||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70971)||1999 XL20|| align=right|15,1|| align=right|2,395|| align=right|0,140|| align=right|3,33|| align=right|3,706||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70972)||1999 XM20|| align=right|14,5|| align=right|2,403|| align=right|0,062|| align=right|7,36|| align=right|3,724||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70973)||1999 XY20|| align=right|14,3|| align=right|2,363|| align=right|0,131|| align=right|7,81|| align=right|3,632||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70974)||1999 XE23|| align=right|15,6|| align=right|2,611|| align=right|0,259|| align=right|4,47|| align=right|4,218||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70975)||1999 XJ23|| align=right|15,2|| align=right|2,520|| align=right|0,142|| align=right|11,79|| align=right|4,000||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70976)||1999 XS23|| align=right|15,2|| align=right|2,703|| align=right|0,054|| align=right|4,35|| align=right|4,443||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70977)||1999 XU23|| align=right|14,9|| align=right|2,567|| align=right|0,116|| align=right|9,44|| align=right|4,112||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70978)||1999 XP24|| align=right|15,9|| align=right|2,614|| align=right|0,191|| align=right|5,28|| align=right|4,226||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70979)||1999 XU24|| align=right|14,6|| align=right|2,559|| align=right|0,022|| align=right|10,26|| align=right|4,094||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70980)||1999 XA25|| align=right|14,1|| align=right|2,484|| align=right|0,081|| align=right|10,25|| align=right|3,914||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70981)||1999 XE25|| align=right|14,8|| align=right|2,728|| align=right|0,013|| align=right|2,71|| align=right|4,506||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70982)||1999 XJ25|| align=right|14,4|| align=right|2,599|| align=right|0,132|| align=right|16,04|| align=right|4,190||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70983)||1999 XB27|| align=right|15,2|| align=right|2,833|| align=right|0,047|| align=right|7,29|| align=right|4,769||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70984)||1999 XW27|| align=right|15,8|| align=right|2,574|| align=right|0,287|| align=right|6,75|| align=right|4,130||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70985)||1999 XA28|| align=right|15,7|| align=right|2,604|| align=right|0,157|| align=right|4,72|| align=right|4,202||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70986)||1999 XR28|| align=right|15,4|| align=right|2,662|| align=right|0,054|| align=right|4,50|| align=right|4,343||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70987)||1999 XA29|| align=right|15,2|| align=right|2,801|| align=right|0,069|| align=right|4,74|| align=right|4,687||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70988)||1999 XU29|| align=right|14,0|| align=right|2,786|| align=right|0,080|| align=right|14,29|| align=right|4,651||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70989)||1999 XT32|| align=right|15,3|| align=right|2,857|| align=right|0,259|| align=right|6,78|| align=right|4,829||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70990)||1999 XA33|| align=right|14,3|| align=right|3,017|| align=right|0,208|| align=right|10,81|| align=right|5,240||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70991)||1999 XG33|| align=right|13,9|| align=right|2,565|| align=right|0,254|| align=right|5,77|| align=right|4,108||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70992)||1999 XU34|| align=right|14,0|| align=right|2,614|| align=right|0,056|| align=right|21,40|| align=right|4,226||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70993)||1999 XX34|| align=right|14,7|| align=right|2,605|| align=right|0,235|| align=right|4,10|| align=right|4,204||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70994)||1999 XL35|| align=right|14,3|| align=right|2,586|| align=right|0,183|| align=right|15,46|| align=right|4,158||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(70995) Mikemorton||1999 XV35|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,014|| align=right|6,28|| align=right|4,509||MBA||6. prosince 1999||Needville||Needville
|-
|(70996)||1999 XY35|| align=right|14,0|| align=right|2,714|| align=right|0,110|| align=right|18,29|| align=right|4,469||MBA||6. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70997)||1999 XE36|| align=right|14,9|| align=right|2,863|| align=right|0,215|| align=right|4,08|| align=right|4,843||MBA||6. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70998)||1999 XH36|| align=right|13,5|| align=right|2,963|| align=right|0,054|| align=right|10,24|| align=right|5,100||MBA||6. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70999)||1999 XW36|| align=right|14,7|| align=right|2,430|| align=right|0,109|| align=right|8,75|| align=right|3,787||MBA||7. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(71000) Hughdowns||1999 XD37|| align=right|14,2|| align=right|2,671|| align=right|0,185|| align=right|13,01|| align=right|4,364||MBA||7. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek